Lista grzybów owocnikowych Polski – lista wytwarzających owocniki gatunków grzybów (Fungi), których występowanie na terenach obecnie należących do Polski zostało naukowo udokumentowane.

A 
 Abortiporus biennis – różnoporek dwuwarstwowy
 Abrothallus bertianus
 Abrothallus caerulescens
 Abrothallus cetrariae
 Abrothallus microspermus
 Abrothallus parmeliarum
 Abrothallus peyritschii
 Acolium sessile
 Adelphella babingtonii
 Agaricus altipes – pieczarka długotrzonowa
 Agaricus arvensis – pieczarka biaława
 Agaricus augustus – pieczarka okazała
 Agaricus benesii – pieczarka drobnołuskowa
 Agaricus bernardii
 Agaricus bisporus – pieczarka dwuzarodnikowa
 Agaricus bitorquis – pieczarka miejska
 Agaricus bohusii – pieczarka kępkowa
 Agaricus bresadolanus
 Agaricus campestris – pieczarka łąkowa
 Agaricus cappellianus – pieczarka kompostowa
 Agaricus comtulus – pieczarka malutka
 Agaricus cupreobrunneus – pieczarka purpurowobrązowa
 Agaricus dulcidulus – pieczarka purpurowa
 Agaricus langei – pieczarka krwawiąca
 Agaricus lanipes – pieczarka krótkotrzonowa
 Agaricus macrocarpus – pieczarka wielkoowocnikowa
 Agaricus minimus – pieczarka najmniejsza
 Agaricus moelleri – pieczarka szarołuskowa
 Agaricus placomyces – pieczarka płaska
 Agaricus porphyrizon – pieczarka liliowoczerwonawa
 Agaricus rusiophyllus – pieczarka różowoblaszkowa
 Agaricus semotus – pieczarka winnoczerwona
 Agaricus sylvaticus – pieczarka leśna
 Agaricus sylvicola – pieczarka bulwiasta
 Agaricus urinascens – pieczarka słomkowożółta
 Agaricus xanthodermus – pieczarka karbolowa
 Agaricus xantholepis – pieczarka włóknistobrzega
 Agrocybe arvalis – polówka korzeniasta
 Agrocybe dura – polówka popękana
 Agrocybe firma – polówka zamszowa
 Agrocybe paludosa – polówka błotna
 Agrocybe pediades – polówka półkulista
 Agrocybe praecox – polówka wczesna
 Agrocybe pusiola – polówka ochrowożółta
 Agrocybe vervacti – polówka pustotrzonowa
 Albatrellopsis confluens – naziemek ceglasty
 Albatrellus ovinus – naziemek białawy
 Albotricha acutipila
 Albotricha albotestacea
 Aleuria aurantia – dzieżka pomarańczowa
 Aleuria nucalis?
 Aleurocystidiellum subcruentatum – tarczóweczka wielkozarodnikowa
 Aleurodiscus amorphus – tarczówka bezkształtna
 Aleurodiscus aurantius – tarczówka pomarańczowa
 Aleurodiscus cerussatus – tarczówka żółtawoszara
 Aleurodiscus disciformis – tzw. tarczówka krążkowata
 Aleurodiscus scutellatus
 Alloclavaria purpurea – tzw. goździeniec purpurowy
 Allophylaria subhyalina
 Amanita battarrae – muchomor oliwkowy
 Amanita caesarea – muchomor cesarski
 Amanita ceciliae – muchomor złotawy
 Amanita citrina – muchomor cytrynowy
 Amanita crocea – muchomor żółtawy
 Amanita eliae – muchomor białożółtawy
 Amanita excelsa – muchomor twardawy
 Amanita franchetii – muchomor szorstki
 Amanita fulva – muchomor rdzawobrązowy
 Amanita gemmata – muchomor narcyzowy
 Amanita lividopallescens? – muchomor szaropłowy
 Amanita magnivolvata – muchomor wielkopochwowy
 Amanita mairei – muchomor srebrzysty
 Amanita muscaria – muchomor czerwony
 Amanita nivalis – muchomor alpejski
 Amanita pantherina – muchomor plamisty
 Amanita phalloides – muchomor zielonawy
 Amanita porphyria – muchomor porfirowy
 Amanita regalis – muchomor królewski
 Amanita rubescens – muchomor czerwieniejący
 Amanita strobiliformis – muchomor szyszkowaty
 Amanita submembranacea – muchomor brązowooliwkowy
 Amanita vaginata – muchomor szarawy
 Amanita virosa – muchomor jadowity
 Amaropostia stiptica – tzw. drobnoporek gorzki
 Amaurodon viridis – tzw. kutnerka zielonawa
 Amphinema byssoides – strzępkobłonka włóknista
 Amphinema diadema – strzępkobłonka tatrzańska
 Amphisphaeria bufonia
 Amphisphaeria millepunctata
 Amphisphaeria sapinea?
 Amphisphaeria umbrina
 Ampulloclitocybe clavipes – tzw. lejkówka buławotrzonowa
 Amylocorticiellum molle – tzw. nalotniczek miękki
 Amylocorticium cebennense – skórkobłonka biaława
 Amylocorticium subincarnatum – skórkobłonka czerwonawa
 Amylocorticium subsulphureum – skórkobłonka żółtawa
 Amylocystis lapponicus – późnoporka czerwieniejąca
 Amylostereum areolatum – skórniczek świerkowy
 Amylostereum chailletii – skórniczek jodłowy
 Amylostereum laevigatum – skórniczek jałowcowy
 Amyloxenasma allantosporum – tzw. żylaczka serdelkowatozarodnikowa
 Anomoloma albolutescens – sprzążkownica białożółtawa
 Anomoloma myceliosum – tzw. woszczyneczka postrzępiona
 Anomoporia bombycina – sprzążkownica jedwabista
 Anthoporia albobrunnea – jamkówka białobrązowa
 Anthostoma gastrinum
 Anthostoma turgidum
 Anthostomella clypeata
 Anthostomella formosa
 Anthostomella pedemontana
 Anthracobia macrocystis
 Anthracobia maurilabra
 Anthracobia melaloma
 Antinoa nigritula
 Antrodia gossypium – jamkówka bawełniana
 Antrodia heteromorpha – jamkówka różnokształtna
 Antrodia macra – jamkówka wierzbowa
 Antrodia ramentacea – jamkówka kurczliwa
 Antrodia sinuosa – jamkówka pogięta
 Antrodiella faginea – jamkóweczka bukowa
 Antrodiella fissiliformis – jamkóweczka pomarańczowa
 Antrodiella foliaceodentata – jamkóweczka blaszkowoząbkowa
 Antrodiella onychoides – jamkóweczka janowcowa
 Antrodiella parasitica – jamkóweczka pasożytnicza
 Antrodiella romellii – jamkóweczka skórkowata
 Antrodiella semisupina – jamkóweczka półrozpostarta
 Antrodiella serpula – jamkóweczka żółtawa
 Aphanobasidium pseudotsugae – tzw. żylaczka grubościennozarodnikowa
 Aphroditeola olida – tzw. lisówka pachnąca
 Apioperdon pyriforme – purchawka gruszkowata
 Arachnion lloydianum – pająkowiec biały
 Arachnopeziza aurata
 Arachnopeziza aurelia – pajęczynokustrzebka złotożółta
 Armillaria borealis – opieńka północna
 Armillaria cepistipes – opieńka cebulotrzonowa
 Armillaria ectypa – opieńka torfowiskowa
 Armillaria lutea? – opieńka żółtawa
 Armillaria mellea – opieńka miodowa
 Armillaria ostoyae – opieńka ciemna
 Arrhenia acerosa – języczek półkolisty
 Arrhenia discorosea – pępówka fioletowoblaszkowa
 Arrhenia epichysium – tzw. pępówka nadrzewna
 Arrhenia glauca – języczek szarobrązowy
 Arrhenia griseopallida – tzw. pępówka bocznotrzonowa
 Arrhenia lobata – języczek uchowaty
 Arrhenia obatra – tzw. pępówka rdzawoczarna
 Arrhenia obscurata – tzw. pępówka czarnobrązowa
 Arrhenia onisca – tzw. pępówka rdzawoszara
 Arrhenia philonotis – tzw. pępówka beżowobrązowa
 Arrhenia retiruga – języczek siatkowany
 Arrhenia rustica – tzw. pępówka rdzawobrązowa
 Arrhenia spathulata – języczek strefowany
 Arrhenia trigonospora – tzw. pępówka trójkątnozarodnikowa
 Arrhenia umbratilis – tzw. pępówka ciemna
 Arthonia excentrica?
 Arthonia fuscopurpurea
 Arthonia insitiva?
 Arthonia lecanoriicola?
 Arthonia sphyridi?
 Arthonia varians
 Arthopyrenia fallaciosa?
 Arthopyrenia stenospora?
 Arthopyrenia vratislaviensis?
 Arthrorhaphis aeruginosa
 Artomyces pyxidatus – tzw. świecznica rozgałęziona
 Arwidssonia empetri
 Ascobolus albidus
 Ascobolus behnitziensis
 Ascobolus brassicae
 Ascobolus brunneus
 Ascobolus candidus?
 Ascobolus carbonarius
 Ascobolus crenulatus
 Ascobolus foliicola
 Ascobolus furfuraceus
 Ascobolus immersus
 Ascobolus lignatilis
 Ascobolus michaudii
 Ascobolus minutus
 Ascobolus viridis
 Ascocalathium stipitatum
 Ascocoryne cylichnium – galaretnica pucharkowata
 Ascocoryne sarcoides – galaretnica mięsista
 Ascocoryne turficola
 Ascodesmis microscopica
 Ascodesmis nigricans
 Ascodichaena rugosa
 Ascophanus cinerellus
 Ascophanus pyronemoides?
 Ascotremella faginea – workotrzęsak galaretowaty
 Ascozonus woolhopensis?
 Aspropaxillus giganteus – białokrowiak okazały
 Aspropaxillus lepistoides
 Asterodon ferruginosus – gwiazdoząb rdzawy
 Asterophora lycoperdoides – grzybolubka purchawkowata
 Asterophora parasitica – grzybolubka lepka
 Asterostroma cervicolor – gwiazdoszczetka ochrowa
 Astraeus hygrometricus – promieniak wilgociomierz
 Athelia acrospora – błonka spiczastozarodnikowa
 Athelia arachnoidea – błonka dwuzarodnikowa
 Athelia binucleospora – błonka dwujądrowa
 Atheliachaete sanguinea – korownica krwawa
 Athelia decipiens – błonka zwodnicza
 Athelia epiphylla – błonka nalistna
 Athelia fibulata – błonka wielkosprzążkowa
 Athelia neuhoffii – błonka okrągławozarodnikowa
 Athelidium aurantiacum – pajęczynek pomarańczowy
 Atheniella adonis – tzw. grzybówka pomarańczowoczerwona
 Atheniella delectabilis – białogrzybówka ługowata
 Atheniella flavoalba – tzw. grzybówka żółtobiała
 Atheniella leptophylla? – tzw. grzybówka morelowa
 Atractiella solani – lepkogłówka ziemniaczana
 Atractosporocybe inornata – lejkówka szaroblaszkowa
 Aureoboletus gentilis – tzw. złotak drobny
 Aureonarius callisteus – zasłonak płomienny
 Aureonarius limonius – zasłonak cytrynowożółty
 Aureonarius tofaceus – zasłonak terowy
 Auricularia mesenterica – uszak skórnikowaty
 Auriscalpium vulgare – szyszkolubka kolczasta

B 
 Bachmanniomyces punctum
 Baeospora myosura – pieniążniczka szyszkowa
 Balsamia oregonensis – barssja oregoneńska
 Balsamia platyspora – balsamka szerokozarodnikowa
 Balsamia vulgaris – balsamka pospolita
 Baltazaria galactina – skórówka mleczna
 Basidiodendron caesiocinereum – podstawkodrzewek błękitnawy
 Basidiodendron cinereum – podstawkodrzewek ochrowy
 Battarrea phalloides – szczudłówka piaskowa
 Belonidium caricincola
 Belonidium rufum?
 Belonium excelsior
 Belonopsis guestphalicum
 Biatoropsis usnearum
 Biscogniauxia marginata
 Biscogniauxia nummularia
 Biscogniauxia repanda
 Bisporella pallescens
 Bisporella subpallida
 Bjerkandera adusta – szaroporka podpalana
 Bjerkandera fumosa – szaroporka odymiona
 Blumeriella jaapii
 Bogbodia uda – tzw. łysiczka bagienna
 Bolbitius reticulatus – gnojanka usiatkowana
 Bolbitius titubans – gnojanka żółtawa
 Boletopsis grisea – szaraczek sosnowy
 Boletopsis leucomelaena – szaraczek świerkowy
 Boletopsis subsquamosa
 Boletus aereus – borowik ciemnobrązowy
 Boletus edulis – borowik szlachetny
 Boletus pinophilus – borowik sosnowy
 Boletus reticulatus – borowik usiatkowany
 Bondarzewia mesenterica – jodłownica górska
 Bonomyces sinopicus – lejkówka czerwonawa
 Boreostereum radiatum – ciemnoskórnik północny
 Botryobasidium aureum – pajęczynowiec złotawy
 Botryobasidium candicans – pajęczynowiec białawy
 Botryobasidium conspersum – pajęczynowiec niepozorny
 Botryobasidium intertextum – pajęczynowiec wąskozarodnikowy
 Botryobasidium isabellinum – nalotek kolczastozarodnikowy
 Botryobasidium laeve – pajęczynowiec szerokostrzępkowy
 Botryobasidium medium – pajęczynowiec wąskokonidiowy
 Botryobasidium obtusisporum – pajęczynowiec tępozarodnikowy
 Botryobasidium pilosellum – pajęczynowiec owłosiony
 Botryobasidium pruinatum – pajęczynowiec ziarnistostrzępkowy
 Botryobasidium subcoronatum – pajęczynowiec drobnozarodnikowy
 Botryobasidium vagum – pajęczynowiec groniasty
 Botrytis cinerea
 Boudiera purpurea
 Boudiera tracheia
 Bovista aestivalis – kurzawka zmienna
 Bovista colorata – kurzawka barwna
 Bovista graveolens? – kurzawka polna
 Bovista nigrescens – kurzawka czerniejąca
 Bovista paludosa – kurzawka bagienna
 Bovista plumbea – kurzawka ołowiana
 Bovista pusilliformis – kurzawka wątpliwa
 Bovista tomentosa – kurzawka filcowata
 Bovistella utriformis – tzw. czasznica oczkowata
 Brevicellicium olivascens – naloteczek oliwkowy
 Briancoppinsia cytospora
 Britzelmayria multipedata – kruchaweczka kępkowa
 Brunneoporus malicola – jamkówka jabłoniowa
 Brunnipila calycioides
 Brunnipila calyculiformis
 Brunnipila clandestina
 Brunnipila dumorum
 Brunnipila fuscescens
 Brunnipila palearum
 Bryoscyphus marchantiae
 Bryostigma apotheciorum
 Bryostigma peltigerinum?
 Bryostigma stereocaulinum
 Buchwaldoboletus hemichrysus – złociec siarkowy
 Buchwaldoboletus lignicola – złociec czerwonawy
 Buglossoporus quercinus – tzw. porojęzyk dębowy
 Bulbillomyces farinosus – bulwkowiec mączysty
 Bulgaria inquinans – prószyk brudzący
 Butyrea luteoalba – tzw. porokolczak żółtobiały
 Byssocorticium atrovirens – wełniczek niebieskozielonawy
 Byssocorticium pulchrum – wełniczek piękny
 Byssomerulius corium – włókniczek skórkowaty
 Byssonectria carestiae?
 Byssonectria fusispora
 Byssonectria tetraspora
 Byssoporia terrestris – włóknoporka naziemna

C 
 Cabalodontia bresadolae – tzw. żylak podlaski
 Cainia graminis
 Cainiella johansonii
 Calcipostia guttulata – tzw. drobnoporek łzawiący
 Calloria urticae
 Calocera cornea – pięknoróg szydłowaty
 Calocera furcata – pięknoróg dwuprzegrodowy
 Calocera glossoides – pięknoróg języczkowy
 Calocera viscosa – pięknoróg największy
 Calocybe alpestris – gęśnica alpejska
 Calocybe carnea – tzw. gęśnica czerwonawa
 Calocybe chrysenteron – tzw. gęśnica woskowata
 Calocybe gambosa – gęśnica wiosenna
 Calocybe gangraenosa – kępkowiec czerniejący
 Calocybe graveolens? – gęśnica szarobeżowa
 Calocybe ionides – tzw. gęśnica fiołkowa
 Calocybe naucoria – gęśnica ziarnista
 Calocybe onychina – tzw. gęśnica złotożółta
 Calonarius arcuatorum – zasłonak brązowoliliowy
 Calonarius aureofulvus – zasłonak złotożółty
 Calonarius callochrous – zasłonak strojny
 Calonarius dibaphus – zasłonak biskupi
 Calonarius elegantior – zasłonak słomkowożółty
 Calonarius elegantissimus – zasłonak złoty
 Calonarius meinhardii – zasłonak piękny
 Calonarius odorifer – zasłonak anyżkowy
 Caloscypha fulgens – kielonka błyszcząca
 Calvatia candida – czasznica biała
 Calvatia cyathiformis – czasznica miskowata
 Calvatia gigantea – czasznica olbrzymia
 Calvatia turneri – czasznica tatrzańska
 Calycella lenticularis
 Calycella plicatula
 Calycella subconfluens
 Calycella uliginosa
 Calycellina chlorinella
 Calycellina lachnobrachya
 Calycellina microspis
 Calycellina punctata
 Calycellina separabilis
 Calycellina ulmariae?
 Calycellina viridiflavescens
 Calycina alniella
 Calycina chionea
 Calycina citrina – dwuzarodniczka cytrynowa
 Calycina claroflava
 Calycina herbarum
 Calycina subtilis
 Calyptella campanula – miseczniczka żółtawa
 Calyptella capula – miseczniczka łodygowa
 Camaropella lutea
 Camaropella microspora
 Camaropella plana
 Camarophyllopsis schulzeri – kopułeczek łąkowy
 Camarophyllus alpinus? – kopułek alpejski
 Camarops polysperma
 Camarops tubulina
 Candolleomyces candolleanus – kruchaweczka zaroślowa
 Candolleomyces leucotephrus – kruchaweczka biaława
 Cantharellopsis prescotii – tzw. pępóweczka biaława
 Cantharellula umbonata – pieprzniczka szarawa
 Cantharellus cibarius – pieprznik jadalny
 Cantharellus cinereus – pieprznik szary
 Cantharellus friesii – pieprznik pomarańczowy
 Capitotricha bicolor
 Capitotricha rubi
 Carbonea aggregantula
 Carbonea supersparsa
 Carbonea vitellinaria
 Catathelasma imperiale – dwupierścieniak cesarski
 Catinella olivacea
 Cecidonia xenophana
 Cejpia hystrix
 Cenangium acicola
 Cenangium ferruginosum
 Cenangium salicis?
 Cenangium sarothamni
 Ceraceomyces borealis – woskowniczek północny
 Ceraceomyces sublaevis – woskowniczek podlaski
 Ceratobasidium cereale – podstawkorożek zbożowy
 Ceratobasidium cornigerum – podstawkorożek szarawy
 Ceratosebacina calospora – łojek długozarodnikowy
 Ceratostomella rostrata
 Cercidospora epipolytropa
 Cercidospora macrospora
 Cerinomyces tortus – łzawnik zielonawy
 Ceriophora palustris
 Cerioporus squamosus – żagiew łuskowata
 Ceriospora dubyi
 Ceriporia excelsa – woszczynka różowawa
 Ceriporia purpurea – woszczynka purpurowa
 Ceriporia reticulata – woszczynka siateczkowata
 Ceriporia viridans – woszczynka zieleniejąca
 Ceriporiopsis mucida – woszczyneczka miękka
 Ceriporiopsis subvermispora – woszczyneczka wielkopora
 Cerrena unicolor – gmatkówka szarawa
 Chaenothecopsis consociata?
 Chaenothecopsis epithallina
 Chaenothecopsis exserta?
 Chaenothecopsis gracilis?
 Chaenothecopsis nigra
 Chaenothecopsis nigropedata
 Chaenothecopsis pusilla
 Chaenothecopsis pusiola
 Chaenothecopsis rubescens
 Chaenothecopsis savonica
 Chaenothecopsis treicheliana?
 Chaenothecopsis viridialba
 Chaenothecopsis viridireagens
 Chalciporus piperatus – maślaczek pieprzowy
 Chalciporus rubinus
 Chamaemyces fracidus – czubniczek czarnołuskowy
 Chamonixia caespitosa – borowiczka niebieszczejąca
 Cheilymenia crucipila
 Cheilymenia fimicola
 Cheilymenia granulata
 Cheilymenia pulcherrima
 Cheilymenia stercorea – tzw. włośniczka nawozowa
 Cheilymenia theleboloides
 Cheilymenia vitellina
 Chlorencoelia versiformis
 Chlorociboria aeruginascens – chlorówka drobna
 Chlorociboria aeruginosa – chlorówka grynszpanowa
 Chlorophyllum brunneum
 Chlorophyllum rachodes – czubajnik czerwieniejący
 Chloroscypha sabinae
 Choiromyces meandriformis – piestrak jadalny
 Chondrostereum purpureum – chrząstkoskórnik purpurowy
 Chromocyphella muscicola – kieliszeczek mchowy
 Chroogomphus helveticus – klejek alpejski
 Chroogomphus rutilus – klejek czerwonawy
 Chrysomphalina chrysophylla – pępnica złotoblaszkowa
 Chrysomphalina grossula – tzw. pępówka drobna
 Ciboria alni
 Ciboria amentacea – kubianka kotkowa
 Ciboria batschiana – kubianka talerzykowata
 Ciboria betulae – kubianka brzozowa
 Ciboria caucus
 Ciboria coryli
 Ciboria rufofusca – kubianka rudawa
 Ciboria tenuistipes
 Ciboria viridifusca
 Ciborinia candolleana
 Ciliolarina laricina
 Cinereomyces lindbladii – tzw. wrośniaczek żelatynowaty
 Cistella acuum
 Cistella fugiens
 Cistella grevillei
 Cistella luzulina
 Cistella xylita
 Clathrus archeri – okratek australijski
 Clathrus ruber – okratek czerwony
 Claussenomyces olivaceus
 Claussenomyces prasinulus
 Clavaria aculeata? – goździeniec kolczasty
 Clavaria argillacea – goździeniec gliniasty
 Clavariadelphus ligula – buławka spłaszczona
 Clavariadelphus pistillaris – buławka pałeczkowata
 Clavariadelphus truncatus – buławka obcięta
 Clavaria falcata – goździeniec zaostrzony
 Clavaria flavipes – tzw. goździeniowiec wysmukły
 Clavaria fragilis – goździeniec robakowaty
 Clavaria fumosa – goździeniec przydymiony
 Clavaria zollingeri – goździeniec fioletowy
 Claviceps purpurea – buławinka czerwona
 Clavulicium macounii – goździopłaszczek nadrzewny
 Clavulina amethystina – goździeńczyk ametystowy
 Clavulina cinerea – goździeńczyk popielaty
 Clavulina coralloides – goździeńczyk grzebieniasty
 Clavulina odorata? – goździeńczyk pachnący
 Clavulina rugosa – goździeńczyk pomarszczony
 Clavulinopsis corniculata – goździeniowiec mączny
 Clavulinopsis fusiformis – goździeniowiec wrzecionowaty
 Clavulinopsis helvola – goździeniowiec miodowy
 Clavulinopsis laeticolor – goździeniowiec piękny
 Clavulinopsis luteoalba – goździeniowiec żółtobiały
 Clavulinopsis luticola – goździeniowiec żółtobrązowawy
 Climacocystis borealis – gąbkowiec północny
 Climacodon septentrionalis – zębniczek północny
 Clitocella fallax – rumieniak białawy
 Clitocella popinalis – rumieniak żółtobrązowy
 Clitocybe agrestis – lejkówka wąskoblaszkowa
 Clitocybe amarescens – lejkówka gorzkawa
 Clitocybe anisata – lejkówka anyżkowa
 Clitocybe bresadolana – lejkówka alpejska
 Clitocybe brumalis – lejkówka zimowa
 Clitocybe catinus – lejkówka miseczkowata
 Clitocybe costata – lejkówka karbowana
 Clitocybe dealbata? – lejkówka jadowita
 Clitocybe diatreta – lejkówka rdzawa
 Clitocybe diosma – lejkówka szarożółtawa
 Clitocybe ditopa – lejkówka mączna
 Clitocybe dryadicola – lejkówka dębikowa
 Clitocybe fasciculata – gąsówka kępkowa
 Clitocybe fragrans – lejkówka dusząca
 Clitocybe hydrogramma – lejkówka rzodkiewkowata
 Clitocybe metachroa – lejkówka dwubarwna
 Clitocybe nebularis – lejkówka szarawa
 Clitocybe obsoleta? – lejkówka igłolubna
 Clitocybe odora – lejkówka zielonawa
 Clitocybe ornamentalis – lejkówka żółtobiaława
 Clitocybe paropsis? – lejkówka niemiła
 Clitocybe phyllophila – lejkówka liściowa
 Clitocybe pruinosa – lejkówka oszroniona
 Clitocybe pseudoirina – lejkówka amerykańska
 Clitocybe robusta – lejkówka szarobiaława
 Clitocybe strigosa – lejkówka żółtozarodnikowa
 Clitocybe subalutacea – lejkówka pachnąca
 Clitocybe subcordispora – lejkówka blednąca
 Clitocybe tornata? – lejkówka gęstoblaszkowa
 Clitocybe umbilicata – lejkówka pępkowata
 Clitocybe vibecina – lejkówka rowkowana
 Clitocybula lacerata – lejkóweczka postrzępiona
 Clitopaxillus alexandri – lejkówka szarobrązowa
 Clitopilopsis hirneola – rumieniak pępówkowaty
 Clitopilus caelatus – rumieniak piaskowy
 Clitopilus hobsonii – bruzdniczek malutki
 Clitopilus pinsitus – bruzdniczek krótkotrzonowy
 Clitopilus prunulus – bruzdniczek największy
 Clitopilus scyphoides – bruzdniczek cienkokapeluszowy
 Clypeococcum cetrariae?
 Clypeococcum hypocenomycis
 Clypeosphaeria mamillana
 Coccomyces coronatus
 Coccomyces dentatus
 Coccomyces leptideus
 Coccomyces tumidus
 Colacogloea effusa – tzw. płaskolepek rozpostarty
 Colacogloea peniophorae – płaskolepnica powłocznicowa
 Coleroa pusiola
 Collybia cirrhata – pieniążek drobniutki
 Collybia cookei – pieniążek żółtobulwkowy
 Collybia ozes – tzw. kępkowiec sosnowy
 Collybia tuberosa – pieniążek ciemnobulwkowy
 Collybiopsis confluens – łysostopek pozrastany
 Collybiopsis quercophila – tzw. szczetkostopek dębowy
 Collybiopsis ramealis – twardziaczek gałązkowy
 Collybiopsis vaillantii – twardziaczek bruzdkowany
 Colpoma juniperi
 Colpoma ledi
 Colpoma quercinum – poprzecznik dębowy
 Coltricia cinnamomea – stułka cynamonowa
 Coltricia perennis – stułka piaskowa
 Conchatium confine?
 Conferticium karstenii – tzw. woskobłonka różnozarodnikowa
 Conferticium ochraceum – tzw. woskobłonka ochrowa
 Coniophora arida – gnilica cienka
 Coniophora fusispora – gnilica wrzecionowatozarodnikowa
 Coniophora olivacea – gnilica oliwkowa
 Coniophora puteana – gnilica mózgowata
 Connopus acervatus – tzw. łysostopek kępkowy
 Conocybe ambigua – stożkówka dwuzarodnikowa
 Conocybe anthracophila – stożkówka węglolubna
 Conocybe antipus – stożkówka korzeniasta
 Conocybe apala – stożkówka delikatna
 Conocybe aporos – stożkówka wiosenna
 Conocybe arrhenii – stożkówka wąskorozwierkowa
 Conocybe brunnea – stożkówka brązowawa
 Conocybe brunneola – stożkówka brunatna
 Conocybe coprophila – stożkówka odchodowa
 Conocybe exannulata – stożkówka włóknistotrzonowa
 Conocybe filaris – stożkówka cienkotrzonowa
 Conocybe fuscimarginata – stożkówka ciemnoobrzeżona
 Conocybe incarnata – stożkówka mięsnoczerwona
 Conocybe intermedia – stożkówka średnia
 Conocybe intrusa – stożkówka zasłonakowata
 Conocybe juniana – stożkówka czerwcowa
 Conocybe lenticulospora – stożkówka soczewkowatozarodnikowa
 Conocybe leucopus – stożkówka jasnotrzonowa
 Conocybe macrocephala – stożkówka wielkogłowa
 Conocybe macrospora – stożkówka wielkozarodnikowa
 Conocybe mairei – stożkówka włochata
 Conocybe mesospora – stożkówka ochrowordzawa
 Conocybe moseri – stożkówka szarooliwkowa
 Conocybe pallidospora – stożkówka jasnozarodnikowa
 Conocybe pilosella – stożkówka zamszowata
 Conocybe pseudocrispa – stożkówka gnojankowata
 Conocybe pubescens – stożkówka owłosiona
 Conocybe pulchella – stożkówka kosmatotrzonowa
 Conocybe pygmaeoaffinis – stożkówka kremowoochrowa
 Conocybe rickeniana – stożkówka omączonotrzonowa
 Conocybe rickenii – stożkówka gnojowa
 Conocybe semiglobata – stożkówka półkulista
 Conocybe striaepes – stożkówka prążkowanotrzonowa
 Conocybe subovalis – stożkówka jajowata
 Conocybe subpallida – stożkówka bladawa
 Conocybe sulcatipes – stożkówka bruzdowanotrzonowa
 Conocybe velata – stożkówka zimowo-jesienna
 Conocybe velutipes – stożkówka owłosionotrzonowa
 Conocybe vestita – stożkówka migdałowatozarodnikowa
 Conohypha albocremea – tzw. strzępkoskórka białokremowa
 Contumyces rosellus – tzw. twardziaczek różowy
 Coprinellus curtus – tzw. czernidłak czerwonobrązowy
 Coprinellus disseminatus – tzw. czernidłak gromadny
 Coprinellus domesticus – tzw. czernidłak podwórzowy
 Coprinellus ellisii
 Coprinellus flocculosus – tzw. czernidłak kłaczkowaty
 Coprinellus heptemerus
 Coprinellus micaceus – tzw. czernidłak błyszczący
 Coprinellus radians – tzw. czernidłak brodawkowany
 Coprinellus saccharinus – tzw. czernidłak pniakowy
 Coprinellus silvaticus – czernidłak szorstkozarodnikowy
 Coprinellus truncorum – tzw. czernidłak pniowy
 Coprinellus xanthothrix – tzw. czernidłak żółtołuseczkowy
 Coprinopsis acuminata
 Coprinopsis argentea
 Coprinopsis atramentaria – tzw. czernidłak pospolity
 Coprinopsis candidata
 Coprinopsis canoceps – kruchaweczka drobna
 Coprinopsis cinerea – tzw. czernidłak szarawy
 Coprinopsis cordispora – tzw. czernidłak sercowatozarodnikowy
 Coprinopsis cortinata – czernidłak zasnówkowaty
 Coprinopsis cothurnata
 Coprinopsis echinospora
 Coprinopsis ephemeroides – czernidłak brązowoszary
 Coprinopsis episcopalis
 Coprinopsis erythrocephala – tzw. czernidłak różowawy
 Coprinopsis extinctoria – tzw. czernidłak nadrzewny
 Coprinopsis filiformis? – czernidłak nitkowatotrzonowy
 Coprinopsis foetidella
 Coprinopsis friesii – tzw. czernidłak łodygowy
 Coprinopsis geesterani
 Coprinopsis gonophylla
 Coprinopsis insignis
 Coprinopsis jonesii
 Coprinopsis kubickae
 Coprinopsis laanii – tzw. czernidłak omączony
 Coprinopsis lagopus – tzw. czernidłak srokaty
 Coprinopsis macrocephala – tzw. czernidłak wełnistotrzonowy
 Coprinopsis marcescibilis – tzw. kruchaweczka dzwonkowata
 Coprinopsis mitrispora
 Coprinopsis narcotica – tzw. czernidłak szarobiały
 Coprinopsis nivea – tzw. czernidłak śnieżnobiały
 Coprinopsis ochraceolanata
 Coprinopsis pannucioides – tzw. kruchaweczka wielkozarodnikowa
 Coprinopsis phaeospora
 Coprinopsis picacea – tzw. czernidłak pstry
 Coprinopsis poliomalla – tzw. czernidłak oszroniony
 Coprinopsis pseudofriesii
 Coprinopsis pseudonivea
 Coprinopsis pseudoradiata
 Coprinopsis radiata – tzw. czernidłak koński
 Coprinopsis romagnesiana
 Coprinopsis stangliana
 Coprinopsis stercorea – tzw. czernidłak łajnowy
 Coprinopsis tigrinella
 Coprinopsis trispora
 Coprinopsis tuberosa – tzw. czernidłak sklerotowy
 Coprinopsis urticicola
 Coprinopsis xenobia
 Coprinus aphthosus? – czernidłak wierzbowy
 Coprinus comatus – czernidłak kołpakowaty
 Coprinus digitalis? – czernidłak naparstkowaty
 Coprinus fuscescens? – czernidłak orzechowy
 Coprinus sterquilinus – czernidłak wielkopierścieniowy
 Coprotus aurora
 Coprotus glaucellus
 Coprotus granuliformis
 Coprotus lacteus
 Coprotus ochraceus
 Coprotus sexdecimsporus
 Cordyceps militaris – maczużnik bojowy
 Coriolopsis gallica – włochatka ciemna
 Coronellaria caricinella?
 Corticifraga fuckelii
 Corticifraga peltigerae
 Corticium roseum – powłocznik różowy
 Cortinarius acutus – zasłonak ostry
 Cortinarius agathosmus – zasłonak niebieskawy
 Cortinarius alboviolaceus – zasłonak białofioletowy
 Cortinarius alneus – zasłonak olszniakowy
 Cortinarius alutipes? – zasłonak miękkotrzonowy
 Cortinarius angelesianus – zasłonak szyszkowaty
 Cortinarius anomalus – zasłonak szarobrązowy
 Cortinarius anthracinus – zasłonak krwistoczerwony
 Cortinarius arenatus? – zasłonak piaskowy
 Cortinarius argentatus – zasłonak srebrzysty
 Cortinarius argenteopileatus – zasłonak srebrnawy 
 Cortinarius armeniacus – zasłonak morelowy
 Cortinarius armillatus – zasłonak osłonięty
 Cortinarius arquatus – zasłonak tęczowy
 Cortinarius arvinaceus – zasłonak lepki
 Cortinarius aurantiacoides? – zasłonak rdzawopomarańczowy
 Cortinarius balaustinus – zasłonak jaskrawy
 Cortinarius bataillei – zasłonak brązowooliwkowy
 Cortinarius betuletorum – zasłonak rzodkiewkowy
 Cortinarius bibulus – zasłonak fioletowobrzegi
 Cortinarius biformis – zasłonak ukośniepierścieniowy
 Cortinarius bivelus – zasłonak dwuosłonowy
 Cortinarius bolaris – zasłonak glinkowaty
 Cortinarius bovinus – zasłonak grubonogi
 Cortinarius brunneus – zasłonak brunatny
 Cortinarius bulbosus – zasłonak bulwiasty
 Cortinarius bulliardii – zasłonak krwawy
 Cortinarius caerulescens – zasłonak niebieski
 Cortinarius caesiostramineus – zasłonak białawy
 Cortinarius cagei – zasłonak dwukolorowy
 Cortinarius camphoratus – zasłonak odrażający
 Cortinarius caninus – zasłonak rdzawobrązowy
 Cortinarius caperatus – tzw. płachetka zwyczajna
 Cortinarius casimiri – zasłonak szarofioletowawy
 Cortinarius castaneus – zasłonak kasztanowy
 Cortinarius chrysolitus – zasłonak trzęsawiskowy
 Cortinarius cinnabarinus – zasłonak cynobrowy 
 Cortinarius cinnamomeofulvus – zasłonak płowy
 Cortinarius cinnamomeoluteus – zasłonak cynamonowożółty
 Cortinarius cinnamomeus – zasłonak cynamonowy
 Cortinarius claricolor – zasłonak zawoalowany
 Cortinarius collinitus – zasłonak śluzowaty
 Cortinarius cotoneus – zasłonak kutnerkowaty
 Cortinarius croceus – zasłonak szafranowy
 Cortinarius cumatilis – zasłonak gołąbkowy
 Cortinarius cyanites – zasłonak oliwkowobłękitny
 Cortinarius cypriacus? – zasłonak cypryjski
 Cortinarius damascenus – zasłonak damasceński
 Cortinarius decipiens – zasłonak ciemnogłówkowy
 Cortinarius decumbens? – zasłonak rozpłaszczony
 Cortinarius delibutus – zasłonak błękitnoblaszkowy
 Cortinarius desertorum – zasłonak wydmowy
 Cortinarius dilutus – zasłonak kasztanowoczerwony
 Cortinarius emunctus – zasłonak tłusty
 Cortinarius epipoleus – zasłonak przyprószony
 Cortinarius erythrinus – zasłonak różowotrzonowy
 Cortinarius eufulmineus – zasłonak pomarańczowy
 Cortinarius evernius – zasłonak brązowordzawy
 Cortinarius fistularis? – zasłonak kosówkowy
 Cortinarius flexipes – zasłonak krętonogi
 Cortinarius fulmineus – zasłonak lśniący
 Cortinarius fulvescens – zasłonak gniady
 Cortinarius fusisporus – zasłonak wrzecionowatozarodnikowy
 Cortinarius gentilis – zasłonak żółtobrzegi
 Cortinarius gracilior – zasłonak delikatny
 Cortinarius guttatus – zasłonak gruczołkowany
 Cortinarius helvelloides – zasłonak olszowy
 Cortinarius helvolus – zasłonak białopierścieniowy
 Cortinarius hemitrichus – zasłonak oszroniony
 Cortinarius hinnuleus – zasłonak sarni
 Cortinarius hinnuloides – zasłonak pomarańczowożółty
 Cortinarius hoeftii – zasłonak blednący
 Cortinarius iliopodius – zasłonak olszynowy
 Cortinarius impennis – zasłonak kępkowy
 Cortinarius incisus – zasłonak porysowany
 Cortinarius infractus – zasłonak gorzkawy
 Cortinarius ionophyllus – zasłonak rzodkiewkowaty
 Cortinarius jubarinus? – zasłonak cynamonowolisi
 Cortinarius junghuhnii – zasłonak cynamonowobrązowy
 Cortinarius laetissimus – zasłonak brązowopomarańczowy
 Cortinarius laniger – zasłonak wełnisty
 Cortinarius latus – zasłonak czerwonawy
 Cortinarius leucopus? – zasłonak białotrzonowy
 Cortinarius lucorum – zasłonak borowikowy
 Cortinarius macropus? – zasłonak długotrzonowy
 Cortinarius malachius – zasłonak malachitowy
 Cortinarius malicorius – zasłonak jabłkowaty
 Cortinarius melanotus? – zasłonak ciemny
 Cortinarius metrodii – zasłonak śluzowopochwowy
 Cortinarius miraculosus – zasłonak czerwonobrązowy
 Cortinarius mucifluus – zasłonak śluzakowaty
 Cortinarius mucosus – zasłonak kleisty
 Cortinarius multicolor – zasłonak wielobarwny
 Cortinarius myrtillinus? – zasłonak niebieskawoblaszkowy
 Cortinarius nanceiensis – zasłonak bananowy
 Cortinarius nitidus? – zasłonak błyszczący
 Cortinarius obtusus – zasłonak dachówkowaty
 Cortinarius olivaceofuscus – zasłonak grabowy
 Cortinarius orellanus – zasłonak rudy
 Cortinarius orichalceus – zasłonak miedzianogłowy
 Cortinarius parevernius – zasłonak jodoformowy
 Cortinarius parvannulatus – zasłonak cedrowy
 Cortinarius paxilloides – zasłonak dzwonkowaty
 Cortinarius pholideus – zasłonak łuseczkowaty
 Cortinarius privignoides – zasłonak orzechowoczerwonawy
 Cortinarius pseudocandelaris – zasłonak płomykowaty
 Cortinarius pseudoduracinus – zasłonak ceglastoczerwonawy
 Cortinarius pulchripes – zasłonak wiązówkowy
 Cortinarius purpureus – zasłonak miedzianordzawy
 Cortinarius rapaceus – zasłonak rzodkwiopodobny
 Cortinarius rigens – zasłonak sztywny
 Cortinarius roseolimbatus – zasłonak lukrowany 
 Cortinarius rubellus – zasłonak rudawy
 Cortinarius rubricosus? – zasłonak rdzawoczerwony
 Cortinarius salor – zasłonak słonawy
 Cortinarius sanguineus – zasłonak krwisty
 Cortinarius saniosus – zasłonak włóknistożółty
 Cortinarius saturninus – zasłonak niebieskomiąższowy
 Cortinarius sebaceus – zasłonak talkowy
 Cortinarius semisanguineus – zasłonak purpurowoblaszkowy
 Cortinarius semivestitus – zasłonak jasnobrązowy
 Cortinarius simulatus – zasłonak liliowobrązowy
 Cortinarius spadiceus? – zasłonak kakaowy
 Cortinarius spilomeus – zasłonak czerwonołuskowaty
 Cortinarius stemmatus? – zasłonak brązowośluzowaty
 Cortinarius stillatitius – zasłonak łzawy
 Cortinarius subferrugineus? – zasłonak rdzewiejący
 Cortinarius subhygrophanicus – zasłonak dwubarwny
 Cortinarius subnotatus? – zasłonak szarobrunatny
 Cortinarius subsafranopes – zasłonak ochowożółty
 Cortinarius subtortus – zasłonak oliwkowoochrowy
 Cortinarius subumbilicatus – zasłonak piłkowanoblaszkowy
 Cortinarius sulphurinus – zasłonak siarkowy
 Cortinarius tabularis – zasłonak odbarwiony
 Cortinarius tortuosus – zasłonak ołowiowy
 Cortinarius torvus – zasłonak pachnący
 Cortinarius traganus – zasłonak wonny
 Cortinarius triformis – zasłonak trójbarwny
 Cortinarius trivialis – zasłonak pospolity
 Cortinarius turgidus – zasłonak pękaty
 Cortinarius uliginosus – zasłonak bagienny
 Cortinarius umbrinolens – zasłonak ziemiowonny
 Cortinarius uraceus – zasłonak czerniejący
 Cortinarius urbicus – zasłonak przydrożny
 Cortinarius valgus – zasłonak krzywonogi
 Cortinarius variicolor – zasłonak różnobarwny
 Cortinarius varius – zasłonak ceglastożółty
 Cortinarius venetus – zasłonak zielony
 Cortinarius violaceocinereus? – zasłonak fioletowawy
 Cortinarius violaceus – zasłonak fioletowy
 Cortinarius viscidulus? – zasłonak szarobrzegi
 Cortinarius xanthocephalus – zasłonak cytrynowy
 Cotylidia pannosa – czarkówka rozetkowa
 Cotylidia undulata – czarkówka kędzierzawa
 Craterellus cornucopioides – lejkowiec dęty
 Craterellus lutescens – tzw. pieprznik żyłkowany
 Craterellus tubaeformis – tzw. pieprznik trąbkowy
 Craterellus undulatus – lejkowniczek pełnotrzonowy
 Crepidotus applanatus – ciżmówka płaska
 Crepidotus autochthonus – ciżmówka naziemna
 Crepidotus bresadolae – ciżmówka kosmata
 Crepidotus carpaticus – ciżmówka karpacka
 Crepidotus caspari – ciżmówka migdałowatozarodnikowa
 Crepidotus cesatii – ciżmówka ciemnoblaszkowa
 Crepidotus cinnabarinus – ciżmówka szkarłatna
 Crepidotus epibryus – ciżmówka mchowa
 Crepidotus luteolus – ciżmówka żółtawa
 Crepidotus mollis – ciżmówka miękka
 Crepidotus sambuci? – ciżmówka bzowa
 Crepidotus subverrucisporus – ciżmówka szorstkozarodnikowa
 Crepidotus variabilis – ciżmówka zmienna
 Crinipellis scabella – rzęsostopek źdźbłowy
 Cristinia coprophila – tzw. wełniczek odchodowy
 Cristinia helvetica – radłóweczka kosmkowata
 Crocicreas strobilinum
 Crucibulum laeve – kubecznik pospolity
 Crumenula urceoliformis
 Crumenulopsis pinicola
 Crumenulopsis sororia
 Crustoderma dryinum – skorupniczka żółtawa
 Crustomyces subabruptus – skorupnik kolczasty
 Cryptococcus neoformans – tzw. nitkopodstawkówka wodna 
 Cryptomarasmius minutus – twardzioszek malutki
 Cryptomycina pteridis
 Cryptosphaeria eunomia
 Crystallicutis serpens – woskowniczek jamkowaty
 Cudonia circinans – hełmik okrągławy
 Cudonia confusa
 Cudoniella acicularis
 Cudoniella clavus
 Cudoniella junciseda
 Cudoniella rubicunda
 Cuphophyllus fornicatus – tzw. wilgotnica sklepiona
 Cuphophyllus lacmus – tzw. kopułek lakmusowy
 Cuphophyllus russocoriaceus – tzw. kopułek juchtowaty
 Cuphophyllus virgineus – tzw. kopułek śnieżny
 Cyanosporus alni – drobnoporek modrobiały
 Cyanosporus caesius – tzw. drobnoporek modry
 Cyathicula amenti
 Cyathicula coronata
 Cyathicula culmicola
 Cyathicula cyathoidea
 Cyathicula dolosella
 Cyathus olla – kubek ołowianoszary
 Cyathus stercoreus – kubek gnojowy
 Cyathus striatus – kubek prążkowany
 Cyclaneusma minus
 Cyclaneusma niveum
 Cyclocybe cylindracea – polówka południowa
 Cyclocybe erebia – polówka czekoladowobrązowa
 Cylindrobasidium ipidophilum? – tzw. woskobłonka kornikolubna
 Cylindrobasidium laeve – powłoczniczek gładki
 Cyphella digitalis – kielisznik jodłowy
 Cyrtidula quercus
 Cystidiopostia hibernica – tzw. drobnoporek zimowy
 Cystinarius crassus – zasłonak krępy
 Cystinarius rubicundulus – zasłonak żółknący
 Cystobasidium fimetarium – tzw. płaskolepek odchodowy
 Cystoderma amianthinum – ziarnówka ochrowożółta
 Cystoderma carcharias – ziarnówka blada
 Cystoderma fallax – ziarnówka górska
 Cystoderma jasonis – ziarnówka żółtawa
 Cystoderma superbum – ziarnówka winnopurpurowa
 Cystodermella cinnabarina – ziarnóweczka cynobrowa
 Cystodermella granulosa – ziarnóweczka gruzełkowata
 Cystolepiota adulterina – czubniczka bukowa
 Cystolepiota bucknallii – czubniczka cuchnąca
 Cystolepiota fumosifolia
 Cystolepiota hetieri – czubniczka omączona
 Cystolepiota moelleri
 Cystolepiota petasiformis
 Cystolepiota seminuda – czubniczka łysawa
 Cystostereum murrayi – białoskórnik chropowaty
 Cytidia salicina – talerzyk szkarłatny
 Cytospora populina

D 
 Dacampia engeliana?
 Dacampia hookeri
 Dacampia rufescentis
 Dacrymyces capitatus – łzawnik główkowaty
 Dacrymyces chrysocomus
 Dacrymyces chrysospermus – łzawnik złocistozarodnikowy
 Dacrymyces microsporus? – łzawnik drobnozarodnikowy
 Dacrymyces minor – łzawnik drobnoowocnikowy
 Dacrymyces ovisporus – łzawnik jajowatozarodnikowy
 Dacrymyces stillatus – łzawnik rozciekliwy
 Dacrymyces variisporus – łzawnik różnozarodnikowy
 Dacryobolus karstenii – płaszczek gruzełkowany
 Dacryobolus sudans – płaszczek ząbkowany
 Dacryonaema rufum – łzawnica żółtoczerwonawa
 Dactylospora parasitica
 Daedalea quercina – gmatwek dębowy
 Daedalea xantha – jamkówka żółta
 Daedaleopsis confragosa – gmatwica chropowata
 Daedaleopsis tricolor – gmatwica trójbarwna
 Daldinia concentrica – warstwiak zwęglony
 Daldinia fissa
 Daleomyces petersii
 Dasyscyphella dryina
 Dasyscyphella nivea
 Dasyscyphus albidoroseus
 Dasyscyphus spadiceus
 Dasyscyphus sydowii
 Datronia stereoides – jamczatka drobnopora
 Deconica coprophila – tzw. łysiczka odchodowa
 Deconica crobula – tzw. łysiczka drobna
 Deconica inquilina – tzw. łysiczka stożkowata
 Deconica merdaria – tzw. łysiczka pomiotowa
 Deconica montana – tzw. łysiczka czarnobrązowa
 Deconica phillipsii – ciżmóweczka trawowa
 Deconica phyllogena – tzw. łysiczka mitrowatozarodnikowa
 Deconica velifera – tzw. łysiczka wysokogórska
 Delicatula cuspidata? – tzw. żyłkoblaszka szpiczastokapeluszowa
 Delicatula integrella – żyłkoblaszka wklęsłokapeluszowa
 Dendrocollybia racemosa – tzw. pieniążek rozgałęzionotrzonowy
 Dendrocorticium polygonioides – tzw. powłocznik białofioletowy
 Dendrominia dryina – drzewkostrzępka serdelkowozarodnikowa
 Dendrothele acerina – drzewkostrzępka klonowa
 Dendrothele alliacea – drzewkostrzępka wąskozarodnikowa
 Dendrothele commixta – drzewkostrzępka porostowata
 Dendrothele griseocana – drzewkostrzępka szarofioletowa
 Dennisiodiscus prasinus
 Dentipellis fragilis – ząbczak kruchy
 Dentipratulum bialoviesense – kolcowniczek białowieski
 Dermatea padi
 Dermea ariae
 Dermea cerasi
 Dermea tulasnei
 Dermoloma cuneifolium – gęsianka różowobrązowa
 Desarmillaria tabescens – opieńka bezpierścieniowa
 Descomyces albus – tzw. podziemniczek białawy
 Desmazierella acicola
 Deviodontia pilaecystidiata – tzw. strzępkoząb owłosiony
 Dialonectria episphaeria
 Diatrype bullata
 Diatrype decorticata
 Diatrype disciformis
 Diatrypella favacea
 Diatrypella malaleuca?
 Diatrypella moravica
 Diatrypella placenta?
 Diatrypella pulvinata
 Diatrypella quercina
 Diatrype polycocca
 Diatrype rappazii
 Diatrype spilomea
 Diatrype stigma
 Dibeloniella citrinella
 Dichomitus squalens – czarnoporek wrośniakowaty
 Dichostereum boreale – tzw. widłoszczetka północna
 Didymium fuckelianum
 Didymium melanospermum
 Didymocyrtis peltigerae
 Didymosphaeria pseudocarpa
 Diplocarpa irregularis
 Diplocarpon earlianum
 Diplocarpon impressum
 Diplomitoporus crustulinus – wrośniaczek skorupiasty
 Diplomitoporus flavescens – wrośniaczek sosnowy
 Diplonaevia caricum
 Diplonaevia emergens
 Diplonaevia luzulina
 Diplonaevia mollisioides
 Diplonaevia seriata
 Discina ancilis – krążkownica wrębiasta
 Discinella lividopurpurea
 Discinella schenkii
 Disciotis venosa – krążkówka żyłkowana
 Disciseda bovista – przewrotka wielka
 Disciseda candida – przewrotka łysa
 Discocainia laciniata
 Discostroma corticola
 Dissingia leucomelaena
 Ditangium cerasi – dzbaneczkówka różowawa
 Ditiola peziziformis – łzawniczka kustrzebkowata
 Ditiola radicata – łzawniczka korzeniasta
 Donkioporia albidofusca – czarnoporek brązowiejący
 Drepanopeziza populi
 Drepanopeziza ribis
 Drepanopeziza salicis
 Drepanopeziza sphaerioides
 Drepanopeziza variabilis – kustrzebka zmienna
 Dumontinia tuberosa – tzw. twardnica bulwiasta
 Duplicaria empetri
 Durella commutata

E 
 Echinoderma asperum – tzw. czubajeczka ostrołuskowa
 Echinoderma calcicola – tzw. czubajeczka pomarańczowobrzega
 Echinoderma carinii
 Echinoderma echinaceum – tzw. czubajeczka jeżowata
 Echinoderma hystrix – tzw. czubajeczka czarnoostrzowa
 Echinoderma jacobi – tzw. czubajeczka brązowawa
 Echinoderma perplexum – tzw. czubajeczka żółtobrązowa
 Echinoderma pseudoasperulum
 Echinoderma rubellum
 Efibula avellanea – korownica orzechobarwna
 Efibula tuberculata – korownica gruzełkowata
 Efibulella deflectens – korownica jasnoochrowa
 Elaphomyces anthracinus
 Elaphomyces asperulus – jeleniak szorstki
 Elaphomyces cyanosporus
 Elaphomyces granulatus – jeleniak sarni
 Elaphomyces leveillei
 Elaphomyces maculatus?
 Elaphomyces muricatus – jeleniak nastroszony
 Elaphomyces papillatus?
 Elmerina caryae – tzw. porotrzęsak szarawy
 Encoelia carpini
 Encoelia furfuracea – orzechówka mączysta
 Endococcus nanellus
 Endococcus propinquus
 Endococcus rugulosus
 Entocybe nitida – tzw. dzwonkówka niebieskawa
 Entocybe pseudoturbida? – dzwonkówka mącznista
 Entocybe turbida – tzw. dzwonkówka srebrzystotrzonowa
 Entoleuca mammata
 Entoloma albotomentosum
 Entoloma ameides – dzwonkówka łąkowa
 Entoloma anatinum – dzwonkówka wczesna
 Entoloma apiculatum – dzwonkówka szpiczasta
 Entoloma aprile – dzwonkówka kwietniowa
 Entoloma araneosum – dzwonkówka srebrzystowłóknista
 Entoloma asprellum – dzwonkówka niebieskotrzonowa
 Entoloma atromarginatum – dzwonkówka czarnobrzega
 Entoloma bloxamii – dzwonkówka szarofioletowa
 Entoloma byssisedum – dzwonkówka muszelkowata
 Entoloma canosericeum – dzwonkówka siwojedwabista
 Entoloma cetratum – dzwonkówka ochrowa
 Entoloma chalybeum – dzwonkówka czarnoniebieskawa
 Entoloma clandestinum – dzwonkówka gruboblaszkowa
 Entoloma clypeatum – dzwonkówka tarczowata
 Entoloma cocles – dzwonkówka stożkowata
 Entoloma conferendum – dzwonkówka gwiaździstozarodnikowa
 Entoloma costatum – dzwonkówka żeberkowanoblaszkowa
 Entoloma cuspidiferum – dzwonkówka bagienna
 Entoloma cyanulum – dzwonkówka ciemnoniebieska
 Entoloma depluens – dzwonkówka krótkotrzonowa
 Entoloma dichroum – dzwonkówka dwubarwna
 Entoloma dysthaloides – dzwonkówka owłosiona
 Entoloma elodes – dzwonkówka torfowiskowa
 Entoloma euchroum – dzwonkówka fioletowawa
 Entoloma excentricum – dzwonkówka niesymetryczna
 Entoloma formosum – dzwonkówka żółtawa
 Entoloma griseocyaneum – dzwonkówka szaroniebieskawa
 Entoloma hebes – dzwonkówka wysmukła
 Entoloma hirtipes – dzwonkówka kosmatotrzonowa
 Entoloma incanum – dzwonkówka brązowozielona
 Entoloma incarnatofuscescens – dzwonkówka niebieskostopa
 Entoloma indutoides – dzwonkówka szaroczerwonawa
 Entoloma infula – dzwonkówka infułowata
 Entoloma jahnii
 Entoloma jubatum – dzwonkówka czekoladowoblaszkowa
 Entoloma juncinum – dzwonkówka czerwonobrązowa
 Entoloma lampropus – dzwonkówka szarobrązowa
 Entoloma lanicum – dzwonkówka jasnoszara
 Entoloma linkii? – dzwonkówka czarnoostrzowa
 Entoloma lividocyanulum – dzwonkówka błyszcząca
 Entoloma mammosum – dzwonkówka sutkowata
 Entoloma minutum – dzwonkówka drobniutka
 Entoloma mougeotii – dzwonkówka popielatofioletowa
 Entoloma neglectum – dzwonkówka żółtawobiała
 Entoloma niphoides – dzwonkówka tarninowa
 Entoloma papillatum – dzwonkówka brodawkowata
 Entoloma parkensis – dzwonkówka czerniejąca
 Entoloma pascuum – dzwonkówka pastwiskowa
 Entoloma percandidum – dzwonkówka prążkowana
 Entoloma placidum? – dzwonkówka niebieskofioletowa
 Entoloma platyphylloides? – dzwonkówka pieniążnicowata
 Entoloma plebejum – dzwonkówka metaliczna
 Entoloma pleopodium – dzwonkówka cytrynowa
 Entoloma politum – dzwonkówka błotna
 Entoloma porphyrophaeum – dzwonkówka porfirowobrązowa
 Entoloma prunuloides – dzwonkówka mączna
 Entoloma pulvereum – dzwonkówka oprószona
 Entoloma rhodocylix – dzwonkówka olszowa
 Entoloma rhodopolium – dzwonkówka szara
 Entoloma rhombisporum – dzwonkówka rombowozarodnikowa
 Entoloma rufocarneum – dzwonkówka mięsnoczerwona
 Entoloma rusticoides – dzwonkówka brązowoblaszkowa
 Entoloma sarcitum – dzwonkówka wielkozarodnikowa
 Entoloma scabrosum – dzwonkówka łuseczkowata
 Entoloma sepium – dzwonkówka mącznowonna
 Entoloma sericellum – tzw. dzwonkówka kosmkowata
 Entoloma sericeonitens – dzwonkówka rdzawobrązowa
 Entoloma sericeum – dzwonkówka jedwabista
 Entoloma serrulatum – dzwonkówka czarniawa
 Entoloma sinuatum – dzwonkówka trująca
 Entoloma sodale – dzwonkówka gromadna
 Entoloma solstitiale – dzwonkówka niewielka
 Entoloma speculum? – dzwonkówka drobnoowocnikowa
 Entoloma sphagneti – dzwonkówka torfowcowa
 Entoloma strigosissimum – dzwonkówka kosmata
 Entoloma subradiatum – dzwonkówka mała
 Entoloma turci – dzwonkówka ciemniejąca
 Entoloma undatum – dzwonkówka strefowana
 Entoloma venosum? – dzwonkówka żyłkowana
 Entoloma vernum – dzwonkówka wiosenna
 Entoloma versatile – dzwonkówka oliwkowozielona
 Entoloma xanthochroum – dzwonkówka żółtoochrowa
 Eocronartium muscicola – goździolepek mchowy
 Epibryon parvipunctum
 Epicladonia sandstedei?
 Epigloea bactrospora
 Epigloea pleiospora
 Epigloea soleiformis
 Epithele typhae – bagnówka pałkowa
 Erastia salmonicolor – tzw. miękusz łososiowy
 Erikssonopsis ericae
 Erinella aeruginosa
 Eriopezia caesia
 Erythricium laetum – różówka nadrzewna
 Euepixylon udum?
 Eupropolella vaccinii
 Eutypa crustata
 Eutypa flavovirens
 Eutypa laevata
 Eutypa lata
 Eutypa leioplaca
 Eutypa maura
 Eutypa polycocca
 Eutypa sparsa
 Eutypa spinosa
 Eutypa subtecta
 Eutypella cerviculata
 Eutypella grandis
 Eutypella leprosa
 Eutypella padina
 Eutypella prunastri
 Eutypella quaternata
 Eutypella sorbi
 Eutypella stellulata
 Eutypella tetraploa
 Exidia badioumbrina – kisielnica drobna
 Exidia cartilaginea – kisielnica dwubarwna
 Exidia glandulosa – kisielnica trzoneczkowa
 Exidia nigricans – kisielnica kędzierzawa
 Exidia recisa – kisielnica wierzbowa
 Exidia repanda – kisielnica krążkowata
 Exidia saccharina – kisielnica karmelowata
 Exidia thuretiana – kisielnica biaława
 Exidia umbrinella – kisielnica czerwonawa
 Exidia villosa – kisielnica kosmata
 Exidiopsis calcea – łojówka wapienna
 Exidiopsis effusa – łojówka różowawa
 Exidiopsis leucophaea – tzw. skórkotrzęsak ochrowy

F 
 Faerberia carbonaria – szaroblaszek zgliszczowy
 Fayodia gracilipes – śluzopępka dwuzarodnikowa
 Fibroporia vaillantii – tzw. jamkówka sznurowata
 Fibulomyces mutabilis – spinkowiec zmienny
 Filobasidium floriforme – nitkopodstawkowiec kwiatowaty
 Fistulina hepatica – ozorek dębowy
 Flagelloscypha kavinae – włosóweczka grubowłoskowa
 Flagelloscypha minutissima – włosóweczka malutka
 Flammula alnicola – łuskwiak żółty
 Flammulaster carpophilus – płomienniczek owocolubny
 Flammulaster erinaceellus – płomienniczek rdzawobrązowy
 Flammulaster granulosus – płomienniczek ziarnisty
 Flammulaster limulatus – płomienniczek trocinowy
 Flammulaster muricatus – płomienniczek żółtobrązowy
 Flammulaster siparius – płomienniczek kasztanowobrązowy
 Flammulina fennae – płomiennica letnia
 Flammulina velutipes – płomiennica zimowa
 Flavidoporia mellita – jamkówka miodowa
 Flavidoporia pulvinascens – jamkówka pofałdowana
 Flaviporus brownii – żółtoporek tropikalny
 Flaviporus citrinellus – tzw. jamkóweczka cytrynowa
 Floccularia luteovirens – kosmkówka żółtawa
 Fomes fomentarius – hubiak pospolity
 Fomitiporia hippophaëicola – tzw. czyreń rokitnikowy
 Fomitiporia punctata – tzw. czyreń rozpostarty
 Fomitiporia robusta – tzw. czyreń dębowy
 Fomitopsis betulina – białoporek brzozowy
 Fomitopsis officinalis – pniarek lekarski
 Fomitopsis pinicola – pniarek obrzeżony
 Fuckelia rhenana
 Fuscolachnum misellum
 Fuscolachnum pteridis
 Fuscoporia contigua – tzw. czyreń gąbczasty
 Fuscoporia ferrea – tzw. czyreń żelazisty
 Fuscoporia ferruginosa – tzw. czyreń rdzawy
 Fuscoporia torulosa – tzw. czyreń kosmaty
 Fuscopostia fragilis – tzw. drobnoporek kruchy
 Fuscopostia leucomallella – tzw. drobnoporek rozwierkowy

G 
 Galerella conocephala – tzw. stożkówka stożkowata
 Galerella plicatella – tzw. stożkówka pofałdowana
 Galerina ampullaceocystis – hełmówka ampułkowatorozwierkowa
 Galerina atkinsoniana – hełmówka mchowa
 Galerina badipes – hełmówka brązowotrzonowa
 Galerina calyptrata – hełmówka okrytozarodnikowa
 Galerina camerina – hełmówka świerkowa
 Galerina cerina – hełmówka woskowata
 Galerina clavata – hełmówka wielkozarodnikowa
 Galerina embolus – hełmówka piaskowa
 Galerina fallax? – hełmówka bezpierścieniowa
 Galerina gibbosa? – hełmówka żółtobrązowa
 Galerina graminea – hełmówka murawowa
 Galerina heimansii – hełmówka czerwonawoblaszkowa
 Galerina hypnorum – hełmówka mszarowa
 Galerina jaapii – hełmówka grzybówkopodobna
 Galerina marginata – hełmówka jadowita
 Galerina mniophila – hełmówka mcholubna
 Galerina nana – hełmówka drobna
 Galerina norvegica? – hełmówka norweska
 Galerina paludosa – hełmówka błotna
 Galerina permixta – hełmówka wierzbowa
 Galerina phillipsii – hełmówka angielska
 Galerina pseudocamerina – hełmówka torfowcolubna
 Galerina pumila – hełmówka grzybówkowa
 Galerina sahleri? – hełmówka pajęczynowata
 Galerina sideroides – hełmówka nadrzewna
 Galerina sphagnorum – hełmówka torfowcowa
 Galerina stagnina – tzw. hełmówka białopierścieniowa
 Galerina stordalii – hełmówka jasnotrzonowa
 Galerina stylifera – hełmówka prążkowana
 Galerina subbadipes – hełmówka brązowawa
 Galerina subclavata – hełmówka śródmchowa
 Galerina tibiicystis – hełmówka oprószona
 Galerina triscopa – hełmówka pniakowa
 Galerina uncialis – hełmówka mączna
 Galerina vittiformis – hełmówka rdzawa
 Gamundia leucophylla – tzw. śluzopępka białoblaszkowa
 Ganoderma adspersum – lakownica europejska
 Ganoderma applanatum – lakownica spłaszczona
 Ganoderma carnosum – lakownica brązowoczarna
 Ganoderma lucidum – lakownica żółtawa
 Ganoderma pfeifferi – lakownica czerwonawa
 Ganoderma resinaceum – lakownica jasnomiąższowa
 Gastrosporium simplex – wnętrzniaczek podziemny
 Gautieria graveolens – wnętrznica cebulowata
 Gautieria morchelliformis – wnętrznica smardzowata
 Geastrum berkeleyi – gwiazdosz angielski
 Geastrum campestre – gwiazdosz szorstki
 Geastrum corollinum – gwiazdosz brodawkowy
 Geastrum coronatum – gwiazdosz koronowaty
 Geastrum elegans – gwiazdosz bury
 Geastrum fimbriatum – gwiazdosz frędzelkowany
 Geastrum floriforme – gwiazdosz kwiatuszkowaty
 Geastrum fornicatum – gwiazdosz wzniesiony
 Geastrum hungaricum? – gwiazdosz węgierski
 Geastrum melanocephalum – tzw. włosogwiazd czarnogłowy
 Geastrum minimum – gwiazdosz najmniejszy
 Geastrum pectinatum – gwiazdosz długoszyjkowy
 Geastrum quadrifidum – gwiazdosz czteropromienny
 Geastrum rufescens – gwiazdosz rudawy
 Geastrum saccatum – gwiazdosz workowaty
 Geastrum striatum – gwiazdosz prążkowany
 Geastrum triplex – gwiazdosz potrójny
 Gemmina gemmarum
 Genea hispidula – genea kędzierzawa
 Genea klotzschii – genea ozdobna
 Genea lespiaultii? – genea francuska
 Genea verrucosa – genea brodawkowata
 Geoglossum atropurpureum – tzw. maczugowiec czarnoczerwonawy
 Geoglossum cookeanum
 Geoglossum difforme – łęgot różnokształtny
 Geoglossum fallax
 Geoglossum glabrum – łęgot gładki
 Geoglossum nigritum
 Geoglossum umbratile
 Geoglossum viscosum
 Geophila tenax – tzw. łysiczka mąkowonna
 Geopora arenicola
 Geopora arenosa
 Geopora sepulta – zagrzebka pogrążona
 Geopyxis carbonaria – garstnica wypaleniskowa
 Geopyxis rehmii
 Geoscypha violacea – kustrzebka fioletowawa
 Gerhardtia incarnatobrunnea – tzw. kępkowiec mięsnobrązowawy
 Gerronema strombodes – tzw. pępnica szaroblaszkowa
 Gliophorus irrigatus – tzw. wilgotnica szara
 Gliophorus laetus – tzw. wilgotnica jasna
 Gliophorus psittacinus – tzw. wilgotnica papuzia
 Globulicium hiemale – tzw. woskownik kulistozarodnikowy
 Gloeocystidiellum convolvens – woskobłonka inkrustowanozarodnikowa
 Gloeocystidiellum luridum – woskobłonka białożółtawa
 Gloeocystidiellum porosum – woskobłonka popękana
 Gloeohypochnicium analogum – tzw. nalotnica podlaska
 Gloeophyllum abietinum – niszczyca blaszkowata
 Gloeophyllum odoratum – niszczyca anyżkowa
 Gloeophyllum sepiarium – niszczyca płotowa
 Gloeophyllum trabeum – niszczyca belkowa
 Gloeoporus pannocinctus – tzw. woszczyneczka obrzeżona
 Gloeotulasnella hyalina – śluzowoszczka przezroczysta
 Gloiocephala caricis – tzw. twardzioszek turzycowy
 Gloiodon strigosus – lepkoząb brązowy
 Gloiothele citrina – balonikowiec żółtawy
 Gloiothele lactescens – balonikowiec mleczny
 Gloioxanthomyces vitellinus – wilgotnica żółta
 Glutinoglossum glutinosum
 Godronia cassandrae
 Godronia fuliginosa
 Godronia ledi
 Godronia ribis
 Godronia spiraeae
 Gomphidius glutinosus – klejówka świerkowa
 Gomphidius maculatus – klejówka plamista
 Gomphidius roseus – klejówka różowa
 Gomphus clavatus – siatkoblaszek maczugowaty
 Gorgoniceps aridula
 Gorgoniceps delicatula
 Gorgoniceps taveliana
 Grahamiella dryadis
 Grahamiella variabile
 Gremmeniella abietina
 Grifola frondosa – żagwica listkowata
 Guepinia helvelloides – tzw. płomykowiec galaretowaty
 Guepiniopsis alpina – kieliszkówka alpejska
 Guepiniopsis buccina – kieliszkówka trąbkowata
 Guepiniopsis estonica – tzw. łzawnik estoński
 Guepiniopsis suecica – kieliszkówka szwedzka
 Gymnopilus bellulus – łysak piękny
 Gymnopilus flavus – łysak kupkówkowy
 Gymnopilus fulgens – łysak torfowiskowy
 Gymnopilus hybridus – łysak włóknistopierścieniowy
 Gymnopilus junonius – łysak wspaniały
 Gymnopilus liquiritiae – łysak szerokoblaszkowy
 Gymnopilus microsporus – łysak drobnozarodnikowy
 Gymnopilus penetrans – łysak plamistoblaszkowy
 Gymnopilus picreus – łysak ciemnotrzonowy
 Gymnopilus sapineus – łysak drobnołuskowy
 Gymnopilus stabilis – łysak czerwonopomarańczowy
 Gymnopilus subsphaerosporus – łysak kulistawozarodnikowy
 Gymnopus androsaceus – tzw. szczetkostopek szpilkowy
 Gymnopus aquosus – łysostopek wodnisty
 Gymnopus brassicolens – łysostopek kapuściany
 Gymnopus dryophilus – łysostopek pospolity
 Gymnopus erythropus – łysostopek twardzioszkowaty
 Gymnopus fasciatus – twardzioszek źdźbłowy
 Gymnopus foetidus – tzw. twardziaczek cuchnący
 Gymnopus fuscopurpureus – łysostopek czerwonobrązowy
 Gymnopus fusipes – łysostopek wrzecionowatotrzonowy
 Gymnopus hariolorum – łysostopek niemiły
 Gymnopus hybridus – łysostopek brązowoochrowy
 Gymnopus impudicus – łysostopek cuchnący
 Gymnopus inodorus – łysostopek bezwonny
 Gymnopus ocior – łysostopek bursztynowy
 Gymnopus peronatus – łysostopek cierpki
 Gymnopus putillus – łysostopek cynamonowoczerwony
 Gyrodon lividus – lejkoporek olszowy
 Gyromitra esculenta – piestrzenica kasztanowata
 Gyromitra gigas – piestrzenica olbrzymia
 Gyromitra infula – piestrzenica infułowata
 Gyromitra sphaerospora – tzw. piestrzanka kulistozarodnikowa
 Gyromitra suspecta
 Gyrophanopsis polonensis – tzw. nalotnica polska
 Gyroporus castaneus – piaskowiec kasztanowaty
 Gyroporus cyanescens – piaskowiec modrzak

H 
 Haasiella splendidissima – pępniczka jasnopomarańczowa
 Halospora scammoeca
 Hamatocanthoscypha laricionis
 Hapalopilus croceus – miękusz szafranowy
 Hapalopilus rutilans – miękusz rabarbarowy
 Haploporus odorus – iwoporek anyżkowy
 Hastodontia hastata – strzępkoząb włóczniowatorozwierkowy
 Hebeloma anthracophilum – włośnianka węglolubna
 Hebeloma birrus – włośnianka drobniutka
 Hebeloma circinans – włośnianka wapieniolubna
 Hebeloma claviceps? – włośnianka białołuskowata
 Hebeloma clavulipes – włośnianka białobrzega
 Hebeloma crustuliniforme – włośnianka rosista
 Hebeloma cylindrosporum – włośnianka cylindrycznozarodnikowa
 Hebeloma fastibile? – włośnianka odrażająca
 Hebeloma firmum? – włośnianka krzepka
 Hebeloma fusipes – włośnianka wrzecionowatotrzonowa
 Hebeloma helodes – włośnianka bagienna
 Hebeloma hiemale – włośnianka późnojesienna
 Hebeloma laterinum – włośnianka wrzecionowatozarodnikowa
 Hebeloma mesophaeum – włośnianka brunatna
 Hebeloma populinum – włośnianka topolowa
 Hebeloma pseudoamarescens – tzw. olszóweczka wypaleniskowa
 Hebeloma punctatum? – włośnianka kropkowana
 Hebeloma pusillum – włośnianka malutka
 Hebeloma radicosum – włośnianka korzeniasta
 Hebeloma sacchariolens – włośnianka słodkowonna
 Hebeloma sarcophyllum – włośnianka różowoblaszkowa
 Hebeloma sinapizans – włośnianka musztardowa
 Hebeloma sinuosum – włośnianka wężykowata
 Hebeloma sordescens – włośnianka gorzkawa
 Hebeloma stenocystis – włośnianka subalpejska
 Hebeloma submelinoides – tzw. olszóweczka cynamonowoblaszkowa
 Hebeloma syrjense – włośnianka mydlanorzodkiewkowa
 Hebelomatis magnimamma – tzw. włośnianka mlecznokawowa
 Hebeloma vaccinum – włośnianka ciemnobrązowa
 Hebeloma versipelle – włośnianka jasnoblaszkowa
 Hebeloma xerophilum – włośnianka piaskowa
 Helicobasidium purpureum – skrętniczka purpurowa
 Helicogermslita fleischhakii
 Helicogloea graminicola – skrętolepek trawowy
 Helicogloea pinicola – skrętolepek mączysty
 Heliocybe sulcata – tzw. twardziak bruzdowany
 Helvella acetabulum – piestrzyca pucharowata
 Helvella arctica
 Helvella atra – piestrzyca czarna
 Helvella corium
 Helvella crispa – piestrzyca kędzierzawa
 Helvella elastica – piestrzyca giętka
 Helvella ephippium
 Helvella fibrosa
 Helvella lactea
 Helvella lacunosa – piestrzyca zatokowata
 Helvella latispora
 Helvella macropus – piestrzyca popielata
 Helvella monachella
 Helvella pezizoides
 Helvella phlebophora
 Hemimycena angustispora – białogrzybówka wąskoblaszkowa
 Hemimycena candida – białogrzybówka żywokostowa
 Hemimycena crispata – białogrzybówka 
 Hemimycena cucullata – białogrzybówka gipsowa
 Hemimycena cyphelloides – białogrzybówka skąpoblaszkowa
 Hemimycena gracilis – białogrzybówka igłowa
 Hemimycena lactea – białogrzybówka mlecznobiała
 Hemimycena mairei – białogrzybówka trawowa
 Hemimycena mauretanica – białogrzybówka wąskoblaszkowa
 Hemimycena pseudolactea – białogrzybówka stożkowata
 Hemistropharia albocrenulata – tzw. łuskwiak karbowany
 Henningsomyces candidus – cylindrowiec białawy
 Hercospora tiliae
 Hericium cirrhatum – tzw. kolczatek strzępiasty
 Hericium coralloides – soplówka bukowa
 Hericium erinaceus – soplówka jeżowata
 Hericium flagellum – soplówka jodłowa
 Herpobasidium filicinum – wrzodek paprociowy
 Heterobasidion abietinum – korzeniowiec jodłowy
 Heterobasidion annosum – korzeniowiec sosnowy
 Heterobasidion parviporum – korzeniowiec drobnopory
 Heterocephalacria bachmannii – grzyboniszczka chrobotkowa
 Heterocephalacria physciacearum – grzyboniszczka obrostowa
 Heteroradulum deglubens – skórkotrzęsak ciernisty
 Heterosphaeria linariae
 Heterosphaeria patella
 Heyderia abietis – igłówka brązowawa
 Heyderia cucullata
 Hohenbuehelia atrocoerulea – bocznianka niebieskoszara
 Hohenbuehelia fluxilis – bocznianka białoszara
 Hohenbuehelia horakii – bocznianka szarawa
 Hohenbuehelia longipes? – bocznianka długonoga
 Hohenbuehelia petaloides – bocznianka brązowawa
 Hohenbuehelia reniformis? – bocznianka nerkowata
 Hohenbuehelia silvana – tzw. odgiętka leśna
 Hohenbuehelia tremula – bocznianka żółtobrązowa
 Hohenbuehelia unguicularis – tzw. odgiętka cylindrycznozarodnikowa
 Holwaya mucida
 Homophron spadiceum – kruchaweczka gładka
 Hortiboletus rubellus – tzw. podgrzybek czerwonawy
 Humaria hemisphaerica – ziemica półkulista
 Humarina rufa
 Hyalinia tumidula
 Hyalopeziza millepunctata
 Hyalopeziza trichodea
 Hyalorbilia fusispora – szklannoguziczka mikroskopijna
 Hyaloscypha albolutea 
 Hyaloscypha aureliella
 Hyaloscypha hyalina
 Hyaloscypha leuconica
 Hydnangium carneum – piestróweczka czerwonawa
 Hydnellum aurantiacum – kolczakówka pomarańczowa
 Hydnellum caeruleum – kolczakówka niebieskawa
 Hydnellum compactum – kolczakówka żółtobrązowa
 Hydnellum concrescens – kolczakówka strefowana
 Hydnellum ferrugineum – kolczakówka kasztanowata
 Hydnellum geogenium – kolczakówka zielonożółta
 Hydnellum glaucopus – sarniak sinostopy
 Hydnellum peckii – kolczakówka piekąca
 Hydnellum scabrosum – sarniak szorstki
 Hydnellum scrobiculatum – kolczakówka dołkowana
 Hydnellum suaveolens – kolczakówka wonna
 Hydnobolites cerebriformis – hydnobolites mózgokształtny
 Hydnocristella himantia – tzw. kolcóweczka gładkozarodnikowa
 Hydnomerulius pinastri – tzw. strocznica sosnowa
 Hydnoporia corrugata – tzw. szczeciniak chropawy
 Hydnoporia tabacina – tzw. szczeciniak żółtobrzegi
 Hydnotrya michaelis – truflica Michaela
 Hydnotrya tulasnei – truflica kasztanowata
 Hydnotryopsis suevica – tzw. truflica górska
 Hydnum repandum – kolczak obłączasty
 Hydnum rufescens – kolczak rudawy
 Hydropisphaera peziza
 Hydropus atramentosus – mokronóżka czerniejąca
 Hydropus marginellus – mokronóżka brązowoostrzowa
 Hydropus subalpinus – mokronóżka bukowa
 Hygrocybe acutoconica – wilgotnica ostrostożkowata
 Hygrocybe aurantiosplendens – wilgotnica ozdobna
 Hygrocybe cantharellus – wilgotnica lejkowata
 Hygrocybe ceracea – wilgotnica woskowa
 Hygrocybe chlorophana – wilgotnica żółknąca
 Hygrocybe citrina – wilgotnica cytrynowa
 Hygrocybe citrinovirens – wilgotnica cytrynowozielonawa
 Hygrocybe coccinea – wilgotnica szkarłatna
 Hygrocybe coccineocrenata – wilgotnica czerwona
 Hygrocybe conica – wilgotnica czerniejąca
 Hygrocybe helobia – wilgotnica torfowiskowa
 Hygrocybe ingrata – wilgotnica zasadowa
 Hygrocybe insipida – wilgotnica drobna
 Hygrocybe intermedia – wilgotnica nielepka
 Hygrocybe leporina – tzw. wodnicha miła
 Hygrocybe miniata – wilgotnica purpurowa
 Hygrocybe mucronella – wilgotnica szerokoblaszkowa
 Hygrocybe parvula – wilgotnica mała
 Hygrocybe pratensis – tzw. kopułek łąkowy
 Hygrocybe punicea – wilgotnica karminowa
 Hygrocybe quieta – wilgotnica wypukła
 Hygrocybe reidii – wilgotnica włoska
 Hygrocybe spadicea – wilgotnica czarnobrunatna
 Hygrocybe splendidissima – wilgotnica okazała
 Hygrocybe substrangulata – wilgotnica piaskowa
 Hygrocybe tatrensis – wilgotnica tatrzańska
 Hygronarius renidens – zasłonak nerkowaty
 Hygrophoropsis aurantiaca – lisówka pomarańczowa
 Hygrophoropsis macrospora – lisówka blada
 Hygrophorus agathosmus – wodnicha pachnąca
 Hygrophorus atramentosus – wodnicha atramentowa
 Hygrophorus camarophyllus – wodnicha odymiona
 Hygrophorus chrysodon – wodnicha złocista
 Hygrophorus cossus – wodnicha wonna
 Hygrophorus discoideus? – wodnicha tarczowata
 Hygrophorus eburneus – wodnicha biała
 Hygrophorus erubescens – wodnicha zaróżowiona
 Hygrophorus gliocyclus? – wodnicha grubopierścieniowa
 Hygrophorus hyacinthus – wodnicha hiacyntowa
 Hygrophorus hypothejus – wodnicha późna
 Hygrophorus latitabundus – wodnicha brunatnobiała
 Hygrophorus lindtneri – wodnicha leszczynowa
 Hygrophorus lucorum – wodnicha modrzewiowa
 Hygrophorus melizeus? – wodnicha brzozowa
 Hygrophorus nemoreus – wodnicha gajowa
 Hygrophorus olivaceoalbus – wodnicha oliwkowobiała
 Hygrophorus penarius – wodnicha gładka
 Hygrophorus persicolor – wodnicha flamingowa
 Hygrophorus persoonii – wodnicha oliwkowobrązowa
 Hygrophorus piceae – wodnicha świerkowa
 Hygrophorus poetarum – wodnicha różowozłota
 Hygrophorus pudorinus – wodnicha pomarańczowa
 Hygrophorus pustulatus – wodnicha kropkowana
 Hygrophorus queletii? – wodnicha łuseczkowata
 Hygrophorus russula – wodnicha gołąbkowa
 Hygrophorus speciosus – wodnicha ozdobna
 Hygrophorus subviscifer – wodnicha biaława
 Hygrophorus unicolor – wodnicha pomarańczowopłowa
 Hymenochaete carpatica – szczeciniak jaworowy
 Hymenochaete cinnamomea – szczeciniak cynamonowy
 Hymenochaete cruenta – szczeciniak jodłowy
 Hymenochaete fuliginosa – szczeciniak sadzowaty
 Hymenochaete rubiginosa – szczeciniak rdzawy
 Hymenogaster olivaceus – podziemniczek oliwkowy
 Hymenogaster tener – podziemniczek jedwabisty
 Hymenogaster vulgaris – podziemniczek popękany
 Hymenopellis radicata – tzw. pieniążkówka gładkotrzonowa
 Hymenoscyphus albidus
 Hymenoscyphus calyculus – pucharek kielichowaty
 Hymenoscyphus carpinicola
 Hymenoscyphus caudatus
 Hymenoscyphus eichleri
 Hymenoscyphus epiphyllus
 Hymenoscyphus fagineus – pucharek bukowy
 Hymenoscyphus friesii
 Hymenoscyphus fructigenus – pucharek owocowy
 Hymenoscyphus humuli
 Hymenoscyphus imberbis
 Hymenoscyphus immutabilis
 Hymenoscyphus laetus
 Hymenoscyphus lutescens
 Hymenoscyphus menthae
 Hymenoscyphus monticola
 Hymenoscyphus mycetophilus
 Hymenoscyphus ombrophiliformis
 Hymenoscyphus phyllogenus
 Hymenoscyphus phyllophilus
 Hymenoscyphus repandus
 Hymenoscyphus rokebyensis
 Hymenoscyphus salicellus
 Hymenoscyphus scutula
 Hymenoscyphus serotinus
 Hymenoscyphus vernus
 Hymenoscyphus vitellinus
 Hyphoderma litschaueri – strzępkoskórka kremowa
 Hyphoderma obtusiforme – strzępkoskórka luźnostrzępkowa
 Hyphoderma obtusum – strzępkoskórka białawoszara
 Hyphoderma roseocremeum – strzępkoskórka różowokremowa
 Hyphoderma setigerum – strzępkoskórka szczeciniasta
 Hyphoderma tibia – strzępkoskórka tatrzańska
 Hyphodermella corrugata – strzępkoskóreczka pomarszczona
 Hyphodontia abieticola – strzępkoząb jodłowy
 Hyphodontia alienata – strzępkoząb krótkobrodawkowy
 Hyphodontia alutaria – strzępkoząb woskowaty
 Hyphodontia arguta – strzępkoząb ostrokolczasty
 Hyphodontia pallidula – strzępkoząb blady
 Hyphodontia quercina – strzępkoząb długokolcowy
 Hyphodontia spathulata – strzępkoząb gęstokolcowy
 Hypholoma capnoides – tzw. łysiczka łagodna
 Hypholoma elongatum – tzw. łysiczka torfowiskowa
 Hypholoma ericaeoides – tzw. łysiczka zielonożółtawa
 Hypholoma ericaeum – tzw. łysiczka wrzosowiskowa
 Hypholoma fasciculare – tzw. łysiczka trująca
 Hypholoma lateritium – tzw. łysiczka ceglasta
 Hypholoma marginatum – tzw. łysiczka zygzakowatotrzonowa
 Hypholoma myosotis – tzw. łuskwiak oliwkowy
 Hypholoma polytrichi – tzw. łysiczka płonnikowa
 Hypholoma radicosum – tzw. łysiczka korzeniasta
 Hypholoma subericaeum – tzw. łysiczka ochrowopłowa
 Hypochnella violacea – nalotniczka fioletowa
 Hypochnicium bombycinum – nalotnica jedwabnikowata
 Hypochnicium caucasicum – nalotnica kaukaska
 Hypochnicium cymosum – nalotnica ostrorozwierkowa
 Hypochnicium eichleri – nalotnica podlaska
 Hypochnicium erikssonii – nalotnica kulistozarodnikowa
 Hypochnicium geogenium – nalotnica naziemna
 Hypochnicium multiforme – nalotnica sosnowa
 Hypochnicium punctulatum – nalotnica białokremowa
 Hypocopra equorum
 Hypocopra fimeti
 Hypocopra merdaria
 Hypocrea gelatinosa – drobnokropka zieleniejąca
 Hypocreopsis lichenoides
 Hypoderma commune
 Hypoderma rubi
 Hypoderma sarmentorum?
 Hypohelion scirpinum
 Hypomyces aurantius
 Hypomyces chrysospermus
 Hypomyces viridis
 Hyponectria buxi
 Hypoxylon fragiforme – drewniak szkarłatny
 Hypoxylon fraxinophilum – drewniak jesionowy
 Hypoxylon fuscopurpureum
 Hypoxylon fuscum – drewniak brunatny
 Hypoxylon howeanum
 Hypoxylon macrocarpum
 Hypoxylon papillatum
 Hypoxylon rubiginosum
 Hypoxylon rutilum – drewniak czerwonawy
 Hypoxylon terricola
 Hypsizygus ulmarius – bokownik wiązowy
 Hysterangium coriaceum – podkorzeniak skórzasty
 Hysterangium hessei – podkorzeniak grubościenny
 Hysterangium separabile – podkorzeniak siateczkowy
 Hysterangium stoloniferum – podkorzeniak leszczynowy
 Hysteronaevia stenospora
 Hysteropezizella diminuens
 Hysteropezizella ignobilis?

I 
 Illosporiopsis christiansenii
 Illosporium roseum
 Incrucipulum ciliare
 Infundibulicybe geotropa – tzw. lejkówka okazała
 Infundibulicybe gibba – lejkówka żółtobrązowa
 Infundibulicybe splendoides
 Infundibulicybe squamulosa – lejkówka łuseczkowata
 Inocutis dryophila – tzw. błyskoporek dębowy
 Inocutis rheades – błyskoporek cynamonowy
 Inocybe abjecta? – strzępiak białowłóknisty
 Inocybe acuta – strzępiak ostry
 Inocybe appendiculata – strzępiak frędzlowaty
 Inocybe assimilata – strzępiak bury
 Inocybe asterospora – strzępiak gwiaździstozarodnikowy
 Inocybe auricoma – strzępiak złotowłosy
 Inocybe bresadolae – strzępiak owocowy
 Inocybe bresadolana – strzępiak brązowoczarny
 Inocybe calida – strzępiak rudy
 Inocybe calospora – strzępiak palczastozarodnikowy
 Inocybe cincinnata – strzępiak liliowowierzchołkowy
 Inocybe corydalina – strzępiak zielonawogarbkowy
 Inocybe curvipes – strzępiak wełenkowy
 Inocybe decipiens – strzępiak niepozorny
 Inocybe dulcamara – strzępiak słodkogorzki
 Inocybe dunensis – strzępiak wydmowy
 Inocybe erinaceomorpha – strzępiak jeżowaty
 Inocybe eutheles? – strzępiak kremowosłomkowy
 Inocybe favrei – strzępiak brązowooliwkowy
 Inocybe fibrosa – strzępiak włóknisty
 Inocybe flocculosa – strzępiak kosmkowaty
 Inocybe fuligineoatra – strzępiak sadzowatoczarny
 Inocybe geophylla – strzępiak ziemistoblaszkowy
 Inocybe glabripes – strzępiak drobnozarodnikowy
 Inocybe godeyi – strzępiak czerwieniejący
 Inocybe grammata – strzępiak jedwabisty
 Inocybe griseolilacina – strzępiak szaroliliowy
 Inocybe griseovelata – strzępiak szaroobłoniony
 Inocybe halophila – strzępiak słonolubny
 Inocybe hirtella – strzępiak najeżony
 Inocybe hirtelloides – strzępiak różowotrzonowy
 Inocybe hystrix
 Inocybe inconcinna? – strzępiak mączny
 Inocybe lacera – strzępiak poszarpany
 Inocybe langei – strzępiak krótkotrzonowy
 Inocybe lanuginosa – strzępiak wełnisty
 Inocybe leptophylla – strzępiak ciemnołuseczkowaty
 Inocybe lucifuga? – strzępiak blednący
 Inocybe margaritispora – strzępiak perełkowy
 Inocybe masoviensis – strzępiak mazowiecki
 Inocybe mixtilis – strzępiak jasnobrzegi
 Inocybe mystica – strzępiak tajemniczy
 Inocybe napipes – strzępiak rzepowaty
 Inocybe nitidiuscula – strzępiak późny
 Inocybe oblectabilis – strzępiak dziwaczny
 Inocybe obscura? – strzępiak liliowowierzchołkowy
 Inocybe paludinella – strzępiak błotny
 Inocybe petiginosa – strzępiak malutki
 Inocybe phaeodisca – strzępiak ciemnowierzchołkowy
 Inocybe posterula – strzępiak pofałdowany
 Inocybe praetervisa – strzępiak brązowożółtawy
 Inocybe proximella – strzępiak torfowiskowy
 Inocybe pseudohiulca – strzępiak popękany
 Inocybe pusio – strzępiak łuseczkowaty
 Inocybe putilla – strzępiak żłobkowany
 Inocybe pyriodora – strzępiak gruszkowonny
 Inocybe relicina – strzępiak żółtoblaszkowy
 Inocybe rimosa – strzępiak porysowany
 Inocybe rufoalba – strzępiak białoowłosiony
 Inocybe salicis – strzępiak wierzbowy
 Inocybe sambucina – strzępiak bzowy
 Inocybe scabella? – strzępiak chropowaty
 Inocybe scabra? – strzępiak szorstki
 Inocybe serotina – strzępiak piaskowy
 Inocybe similis – strzępiak brudnoochrowy
 Inocybe sindonia – strzępiak drobnowłóknisty
 Inocybe splendens – strzępiak brunatny
 Inocybe tabacina – strzępiak tabaczkowy
 Inocybe tatrae? – strzępiak tatrzański
 Inocybe tenebrosa – strzępiak czarnonogi
 Inocybe umbratica – strzępiak białawy
 Inocybe whitei – strzępiak pomarańczowoczerwonawy
 Inonotus cuticularis – błyskoporek skórzasty
 Inonotus hastifer – błyskoporek rozpostarty
 Inonotus hispidus – błyskoporek szczotkowaty
 Inonotus leporinus – błyskoporek świerkowy
 Inonotus obliquus – błyskoporek podkorowy
 Inonotus triqueter – błyskoporek sosnowy
 Inosperma adaequatum – strzępiak czerwonowinny
 Inosperma bongardii – strzępiak stęchły
 Inosperma calamistratum – strzępiak owłosiony
 Inosperma cervicolor – strzępiak płowy
 Inosperma cookei – strzępiak słomkowożółty
 Inosperma erubescens – strzępiak ceglasty
 Inosperma geraniodorum – strzępiak bodziszkowy
 Inosperma maculatum – strzępiak plamisty
 Inosperma quietiodor – strzępiak cuchnący
 Intralichen christiansenii
 Intralichen lichenum
 Iodophanus carneus
 Iodophanus testaceus
 Irpex lacteus – porokolczak mleczny
 Irpex latemarginatus – napień kruchy
 Irpicodon pendulus – radlaczek zwisły
 Ischnoderma benzoinum – smolucha świerkowa
 Ischnoderma resinosum – smolucha bukowa

J 
 Jackrogersella cohaerens
 Jackrogersella multiformis
 Julella lactea?
 Junghuhnia collabens – tzw. porokolczak ceglasty
 Junghuhnia nitida – tzw. porokolczak lśniący

K 
 Karschia talcophila
 Karsteniomyces peltigerae
 Karsteniomyces tuberculosus
 Kavinia alboviridis – kolcóweczka białozielona
 Keissleriomyces sandstedeanus
 Kneiffia subalutacea – strzępkoząb miękki
 Kneiffiella abdita – strzępkoząb kolczastoporowaty
 Knufia peltigerae
 Kretzschmaria deusta – zgliszczak pospolity
 Krieglsteinera lasiosphaeriae – powleczniczka grzybolubna
 Kuehneromyces mutabilis – tzw. łuskwiak zmienny
 Kurtia argillacea – strzępkoskórka białoochrowa

L 
 Laccaria amethystina – lakówka ametystowa
 Laccaria bicolor – lakówka dwubarwna
 Laccaria fraterna – lakówka ceglasta
 Laccaria laccata – lakówka pospolita
 Laccaria maritima – lakówka nadmorska
 Laccaria proxima – lakówka okazała
 Laccaria pumila – lakówka prążkowana
 Laccaria purpureobadia – lakówka purpurowobrązowa
 Laccaria tortilis – lakówka drobna
 Lachnea cinerella?
 Lachnea fuscoatra?
 Lachnea oligochaeta – włośniczka skąpowłosa
 Lachnella alboviolascens – wełniczka białofioletowa
 Lachnella euparaphysata
 Lachnella villosa – wełniczka kosmata
 Lachnellula abietis
 Lachnellula calyciformis
 Lachnellula fuckelii
 Lachnellula fuscosanguinea
 Lachnellula occidentalis
 Lachnellula pulverulenta
 Lachnellula resinaria
 Lachnellula splendens
 Lachnellula suecica
 Lachnellula willkommii – wełniczka pasożytnicza
 Lachnum apalum
 Lachnum brevipilosum
 Lachnum callimorphum
 Lachnum capitatum
 Lachnum caricis
 Lachnum carneolum
 Lachnum controversum
 Lachnum corticale
 Lachnum crystallinum
 Lachnum diminutum
 Lachnum elatius?
 Lachnum fasciculare
 Lachnum imbecille
 Lachnum juncisedum?
 Lachnum mollissimum
 Lachnum nudipes
 Lachnum papyraceum
 Lachnum patulum
 Lachnum pudibundum
 Lachnum pulchellum
 Lachnum pygmaeum
 Lachnum relicinum
 Lachnum rhytismatis
 Lachnum roridum
 Lachnum roseum?
 Lachnum salicariae
 Lachnum sulphureum
 Lachnum tenue
 Lachnum tenuissimum
 Lachnum virgineum
 Lacrymaria lacrymabunda – kruchawica aksamitna
 Lacrymaria pyrotricha – tzw. kruchaweczka pomarańczowa
 Lactarius acerrimus – mleczaj najostrzejszy
 Lactarius acris – mleczaj ostry
 Lactarius albocarneus – mleczaj lśniący
 Lactarius albocremeus – mleczaj białokremowy
 Lactarius aspideus – mleczaj żółtawy
 Lactarius aurantiacus – mleczaj pomarańczowy
 Lactarius azonites – mleczaj bezstrefowy
 Lactarius badiosanguineus – mleczaj brązowy
 Lactarius blennius – mleczaj śluzowaty
 Lactarius brunneohepaticus – mleczaj bieszczadzki
 Lactarius camphoratus – mleczaj kamforowy
 Lactarius chrysorrheus – mleczaj złocisty
 Lactarius circellatus – mleczaj dębowo-grabowy
 Lactarius controversus – mleczaj różowoblaszkowy
 Lactarius cremor – mleczaj pofałdowany
 Lactarius decipiens – mleczaj żółknący
 Lactarius deliciosus – mleczaj rydz
 Lactarius deterrimus – mleczaj świerkowy
 Lactarius flexuosus – mleczaj wygięty
 Lactarius fluens – mleczaj śliski
 Lactarius fuliginosus – mleczaj jelonek
 Lactarius glyciosmus – mleczaj kokosowy
 Lactarius helvus – mleczaj płowy
 Lactarius hepaticus – mleczaj wątrobowy
 Lactarius hysginus – mleczaj rudobrązowy
 Lactarius lacunarum – mleczaj bagienny
 Lactarius lepidotus – mleczaj szarobrązowy
 Lactarius lignyotus – mleczaj przydymiony
 Lactarius lilacinus – mleczaj liliowy
 Lactarius mammosus – mleczaj sutkowaty
 Lactarius musteus – mleczaj moszczobarwny
 Lactarius nanus – mleczaj karłowaty
 Lactarius necator – mleczaj paskudnik
 Lactarius obscuratus – mleczaj olszowy
 Lactarius omphaliiformis – mleczaj pępówkowy
 Lactarius pallidus – mleczaj bladawy
 Lactarius picinus – mleczaj ciemny
 Lactarius porninsis – mleczaj modrzewiowy
 Lactarius pterosporus – mleczaj pomarszczony
 Lactarius pubescens – mleczaj omszony
 Lactarius pyrogalus – mleczaj leszczynowy
 Lactarius quieticolor – mleczaj niebieszczejący
 Lactarius quietus – mleczaj dębowy
 Lactarius repraesentaneus – mleczaj żółtofioletowy
 Lactarius resimus – mleczaj okazały
 Lactarius rubrocinctus – mleczaj obrączkowy
 Lactarius rufus – mleczaj rudy
 Lactarius salmonicolor – mleczaj jodłowy
 Lactarius sanguifluus – mleczaj czerwieniejący
 Lactarius scrobiculatus – mleczaj dołkowany
 Lactarius serifluus – mleczaj wodnisty
 Lactarius spinosulus – mleczaj łuseczkowaty
 Lactarius subdulcis – mleczaj bukowy
 Lactarius theiogalus? – mleczaj siarkowy
 Lactarius torminosus – mleczaj wełnianka
 Lactarius trivialis – mleczaj niebieskawy
 Lactarius utilis? – mleczaj przepasany
 Lactarius uvidus – mleczaj lepki
 Lactarius vietus – mleczaj szaroplamisty
 Lactarius violascens – mleczaj fiołkowy
 Lactarius zonarioides – mleczaj strefowany
 Lactarius zonarius – mleczaj pręgowany
 Lactifluus bertillonii – mleczajowiec piekący
 Laeticutis cristata – naziemek zielonawy
 Laetinaevia epithallina
 Laetinaevia minutissima
 Laetiporus sulphureus – żółciak siarkowy
 Lamproderma scintillans
 Lamprospora crechqueraultii
 Lamprospora miniata
 Lamprospora schroeteri
 Lanzia luteovirescens
 Lasiobelonium nidulum
 Lasiobelonium nidulus?
 Lasiobolus capreoli
 Lasiobolus cuniculi
 Lasiobolus intermedius
 Lasiobolus papillatus – włochatek koński
 Lasiosphaeria calva
 Lasiosphaeria ovina
 Lawalreea lecanorae
 Lawrynomyces capitatus – tzw. strzępkoskórka bezsprzążkowa
 Laxitextum bicolor – skórnikówka białobrązowa
 Leccinum aurantiacum – koźlarz czerwony
 Leccinum duriusculum – koźlarz topolowy
 Leccinum scabrum – koźlarz babka
 Leccinum variicolor – koźlarz różnobarwny
 Leccinum versipelle – koźlarz pomarańczowożółty
 Leccinum vulpinum – koźlarz sosnowy
 Legaliana badia – kustrzebka brunatna
 Leiosphaerella lycopodina
 Lentaria afflata – koralóweczka białofioletowa
 Lentaria byssiseda – koralóweczka płowoochrowa
 Lentinellus cochleatus – twardówka anyżkowa
 Lentinellus flabelliformis – twardówka wachlarzowata
 Lentinellus micheneri – twardówka lejkowata
 Lentinellus ursinus – twardówka filcowata
 Lentinellus vulpinus – twardówka lisia
 Lentinula edodes – twardnik japoński
 Lentinus brumalis – żagiew zimowa
 Lentinus substrictus – żagiew orzęsiona
 Lentinus tigrinus – twardziak tygrysi
 Lentomitella cirrhosa
 Lenzites betulinus – blaszkowiec drobnozarodnikowy
 Leotia lubrica – patyczka lepka
 Lepiota angustispora
 Lepiota apatelia
 Lepiota boudieri – czubajeczka brązowożółta
 Lepiota brunneoincarnata – czubajeczka brązowoczerwonawa
 Lepiota carpatica – czubajeczka karpacka
 Lepiota castanea – czubajeczka kasztanowata
 Lepiota cingulum 
 Lepiota clypeolaria – czubajeczka tarczowata
 Lepiota cortinarius 
 Lepiota cristata – czubajeczka cuchnąca
 Lepiota echinella – czubajeczka szczeciniastołuskowata
 Lepiota erminea – czubajeczka rzodkiewkowata
 Lepiota felina – czubajeczka czarnołuskowa
 Lepiota forquignonii
 Lepiota fuscovinacea – czubajeczka winna
 Lepiota grangei – czubajeczka niebieskozielonawa
 Lepiota griseovirens – czubajeczka szarozielonawa
 Lepiota ignivolvata – czubajeczka czerwonopochwowa
 Lepiota lilacea – czubajeczka liliowa
 Lepiota magnispora – czubajeczka brzuchatozarodnikowa
 Lepiota ochraceofulva – czubajeczka rdzawobrązowa
 Lepiota oreadiformis – czubajeczka łysiejąca
 Lepiota pallida – czubajeczka drobna
 Lepiota parvannulata – czubajeczka drobnopierścieniowa
 Lepiota pseudofelina – czubajeczka orzechowa
 Lepiota pseudolilacea – czubajeczka różowobrązowa
 Lepiota subalba – czubajeczka białokremowa
 Lepiota subgracilis – czubajeczka ziarnistołuskowata
 Lepiota subincarnata – czubajeczka różowawa
 Lepiota tomentella – czubajeczka zamszowata
 Lepista densifolia – gąsówka białobeżowa
 Lepista glaucocana – gąsówka bladoniebieskawa
 Lepista irina – gąsówka irysowa
 Lepista luscina – gąsówka szarobrązowa
 Lepista nuda – gąsówka fioletowawa
 Lepista personata – gąsówka dwubarwna
 Lepista sordida – gąsówka brudnofioletowa
 Lepista vernicosa – tzw. lejkówka ziarnista
 Leptodontidium trabinellum
 Leptomassaria simplex
 Leptoporus mollis – małoporek miękki
 Leptorhaphis atomaria
 Leptorhaphis epidermidis
 Leptorhaphis lucida?
 Leptorhaphis psilotera?
 Leptorhaphis steinii?
 Leptosillia macrospora
 Leptosillia muelleri
 Leptosillia wienkampii
 Leptosphaeria arnoldii
 Leptosphaerulina peltigerae
 Leptosporomyces galzinii – sprzążkowiec żółtozielonawy
 Leptotrochila astrantiae
 Leptotrochila bartsiae
 Leptotrochila cerastiorum
 Leptotrochila medicaginis
 Leptotrochila phyteumatis
 Leptotrochila radians
 Leptotrochila ranunculi
 Leptotrochila repanda
 Leptotrochila verrucosa
 Leratiomyces squamosus – tzw. łysiczka łuskowata
 Leucoagaricus americanus
 Leucoagaricus badhamii – czubnik czerwieniejący
 Leucoagaricus cinerascens
 Leucoagaricus ionidicolor
 Leucoagaricus nympharum – tzw. czubajka żółknąca
 Leucoagaricus sericifer
 Leucocoprinus birnbaumii – czubnik cytrynowy
 Leucocoprinus cepistipes – czubnik cebulowotrzonowy
 Leucocoprinus cretaceus – tzw. pieczareczka różowoblaszkowa
 Leucocoprinus cygneus – tzw. jedwabniczek biały
 Leucocoprinus straminellus – czubnik siarkowy
 Leucocortinarius bulbiger – białozasłonak bulwiasty
 Leucocybe candicans – lejkówka biaława
 Leucocybe connata – kępkowiec białawy
 Leucogaster liosporus – białobrzuszek brodawkowanozarodnikowy
 Leucogyrophana mollusca – strocznica pomarańczowa
 Leucopaxillus compactus? – białokrowiak trójbarwny
 Leucopaxillus gentianeus – białokrowiak gorzki
 Leucopaxillus paradoxus – białokrowiak kremowobiały
 Leucoscypha leucotricha
 Licea parasitica
 Lichenoconium erodens
 Lichenoconium lecanorae
 Lichenoconium pyxidatae
 Lichenoconium xanthoriae
 Lichenodiplis lecanorae
 Lichenodiplis pertusariicola
 Lichenomphalia alpina – tzw. pępówka żółta
 Lichenomphalia hudsoniana – tzw. pępówka żółtofiołkowa
 Lichenomphalia umbellifera – tzw. pępówka torfowcowa
 Lichenomphalia velutina – tzw. pępówka aksamitna
 Lichenopeltella peltigericola
 Lichenopeltella santessonii
 Lichenosticta alcicornaria
 Lichenostigma elongatum
 Lignomyces vetlinianus – odgiętka wetlińska
 Limacella delicata – muchomornica delikatna
 Limacellopsis guttata – muchomornica płacząca
 Lindtneria flava – tzw. poropłaszczka pomarańczowa
 Lirula macrospora
 Lirula nervisequa
 Litschauerella abietis – błonkóweczka jodłowa
 Litschauerella clematidis – błonkóweczka powojnikowa
 Lobulicium occultum – błonkowiec białoszary
 Lophodermium apiculatum
 Lophodermium arundinaceum
 Lophodermium aucupariae – osutka jarzębinowa
 Lophodermium caricinum – osutka turzycowa
 Lophodermium conigenum
 Lophodermium culmigenum – osutka trzcinnikowa
 Lophodermium foliicola – osutka liściowa
 Lophodermium herbarum – osutka konwaliowa
 Lophodermium juniperinum – osutka jałowcowa
 Lophodermium maculare – osutka łochinowa
 Lophodermium melaleucum – osutka brusznicowa
 Lophodermium oxycocci – osutka żurawinowa
 Lophodermium paeoniae – osutka piwoniowa
 Lophodermium petiolicolum – osutka dębowa
 Lophodermium piceae – osutka świerkowa
 Lophodermium pinastri – osutka sosnowa
 Lophodermium punctiforme
 Lophodermium seditiosum
 Lophodermium sphaeroides – osutka bagnowa
 Lophodermium typhinum
 Loreleia marchantiae – tzw. pępóweczka wątrobowcowa
 Loreleia postii – tzw. pępóweczka pomarańczowa
 Loweomyces fractipes – tzw. różnoporek drobnopory
 Loweomyces wynneae – białak jedwabisty
 Lycoperdon caudatum – purchawka długostopkowa
 Lycoperdon decipiens – purchawka stepowa
 Lycoperdon dermoxanthum – tzw. kurzawka drobniutka
 Lycoperdon echinatum – purchawka jeżowata
 Lycoperdon ericaeum – purchawka wrzosowiskowa
 Lycoperdon excipuliforme – tzw. czasznica workowata
 Lycoperdon lividum – purchawka cisawa
 Lycoperdon mammiforme – purchawka łatkowata
 Lycoperdon marginatum? – purchawka łuszcząca się
 Lycoperdon molle – purchawka miękka
 Lycoperdon nigrescens – purchawka czarniawa
 Lycoperdon norvegicum – purchawka norweska
 Lycoperdon perlatum – purchawka chropowata
 Lycoperdon pratense – tzw. purchaweczka spłaszczona
 Lycoperdon radicatum – tzw. kurzaweczka korzeniowata
 Lycoperdon umbrinum – purchawka brunatna
 Lyomyces crustosus? – strzępkoząb skorupiasty
 Lyomyces sambuci – strzępkoząb bzowy
 Lyophyllum decastes – kępkowiec jasnobrązowy
 Lyophyllum deliberatum – kępkowiec romboidalnozarodnikowy
 Lyophyllum loricatum – kępkowiec żeberkowanożyłkowany 
 Lyophyllum paelochroum – kępkowiec ziemistomączysty
 Lyophyllum semitale – kępkowiec czerniejącoblaszkowy
 Lyophyllum transforme – kępkowiec trójkątnozarodnikowy

M 
 Macrocystidia cucumis – mięsichówka ogórkowonna
 Macrolepiota excoriata – czubajka białotrzonowa
 Macrolepiota fuliginosa
 Macrolepiota mastoidea – czubajka sutkowata
 Macrolepiota olivascens
 Macrolepiota procera – czubajka kania
 Macrotyphula phacorrhiza – pałecznica grubonasadowa
 Maireina ochracea – osiękla ochrowa
 Mallocybe gymnocarpa – strzępiak nagi
 Mallocybe malenconii – strzępiak francuski
 Mallocybe terrigena – strzępiak skórkowatopierścieniowy
 Malvipezia howsei
 Marasmiellus candidus – twardziaczek białawy
 Marasmiellus pseudogracilis? – białogrzybówka ochrowożółtawa
 Marasmiellus tricolor – twardziaczek trójbarwny
 Marasmius bulliardii – twardzioszek nalistny
 Marasmius cohaerens – twardzioszek ciemnotrzonowy
 Marasmius collinus – twardzioszek ochrowy
 Marasmius curreyi – twardzioszek czerwonobrązowy
 Marasmius epiphyllus – twardzioszek liściolubny
 Marasmius glabellus – twardzioszek amerykański
 Marasmius limosus – twardzioszek trzcinowy
 Marasmius oreades – twardzioszek przydrożny
 Marasmius rotula – twardzioszek obrożowy
 Marasmius torquescens – twardzioszek żółtobrązowy
 Marasmius tremulae – twardzioszek osikowy
 Marasmius wettsteinii – twardzioszek igłowy
 Marasmius wynneae – twardzioszek białawoliliowy
 Marcelleina persoonii
 Massarina neesii
 Megacollybia platyphylla – pieniążnica szerokoblaszkowa
 Megalocystidium leucoxanthum – woskobłonka białoochrowa
 Melanogaster ambiguus – czarnobrzuszek filcowaty
 Melanogaster broomeanus – czarnobrzuszek drobnozarodnikowy
 Melanogaster variegatus – czarnobrzuszek połyskliwy
 Melanoleuca adstringens? – ciemnobiałka różowoblaszkowa
 Melanoleuca arcuata – ciemnobiałka brązowomiąższowa
 Melanoleuca brevipes – ciemnobiałka krótkotrzonowa
 Melanoleuca cognata? – ciemnobiałka płowa
 Melanoleuca exscissa – ciemnobiałka jasnoszara
 Melanoleuca grammopodia – ciemnobiałka prążkowanotrzonowa
 Melanoleuca humilis – ciemnobiałka niska
 Melanoleuca kavinae? – ciemnobiałka cebulowotrzonowa
 Melanoleuca melaleuca – ciemnobiałka ciemna
 Melanoleuca polioleuca – ciemnobiałka białoszara
 Melanoleuca resplendens? – gąska żółtobiała
 Melanoleuca schumacheri – ciemnobiałka szarawa
 Melanoleuca strictipes – ciemnobiałka popękana
 Melanoleuca stridula – ciemnobiałka bulwiastotrzonowa
 Melanoleuca subalpina? – ciemnobiałka alpejska
 Melanoleuca subpulverulenta – ciemnobiałka beżowoszara
 Melanoleuca verrucipes – ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa
 Melanophyllum eyrei – ciemnoblaszek zielonoblaszkowy
 Melanophyllum haematospermum – ciemnoblaszek krwistozarodnikowy
 Melaspilea gibberulosa?
 Melaspilea xylographoides?
 Melaspileella proximella
 Melastiza chateri – czarnorzęska szczecinkowata
 Melastiza flavorubens
 Melastiza scotica?
 Meloderma desmazieri
 Melomastia mastoidea
 Mensularia nodulosa – tzw. błyskoporek guzkowaty
 Meripilus giganteus – wachlarzowiec olbrzymi
 Merismodes anomala – tzw. osiękla nierówna
 Merismodes fasciculata – osiękla kępkowa
 Meruliopsis taxicola – klejoporek winnoczerwony
 Microcalicium ahlneri
 Microcalicium arenarium
 Microdochium nivale
 Microglossum olivaceum
 Microglossum rufum – małozorek tłuczkowaty
 Microglossum viride – małozorek zielony
 Micropodia arenula
 Micropodia aurea
 Microscypha grisella
 Microstoma protractum – czareczka długotrzonkowa
 Miladina lecithina
 Mitrula paludosa – mitróweczka błotna
 Mollisia amenticola
 Mollisia asteroma
 Mollisia caespiticia
 Mollisia chionea
 Mollisia cinerea
 Mollisia clavata
 Mollisia conigena
 Mollisia crumenuloides?
 Mollisia discolor
 Mollisia erigeronata?
 Mollisia escharodes
 Mollisia euphrasiae
 Mollisia hydrophila
 Mollisia juncina
 Mollisia ligni
 Mollisia melaleuca
 Mollisia minutissima
 Mollisia olivascens
 Mollisia palustris
 Mollisia pilosa
 Mollisia polygoni
 Mollisia rabenhorstii
 Mollisia ramealis
 Mollisia rosae
 Mollisia strobilicola
 Mollisia sudetica?
 Mollisia teucrii
 Mollisia uda
 Mollisia ventosa
 Mollisina echinulifera
 Monilinia baccarum – paciornica jagodowa
 Monilinia fructigena – paciornica owocowa
 Monilinia laxa – paciornica pestkowcowa
 Monilinia ledi – paciornica bagnowa
 Monilinia megalospora – paciornica wielkozarodnikowa
 Monilinia oxycocci – paciornica żurawinowa
 Monilinia padi – paciornica czeremchowa
 Monilinia urnula – paciornica brusznicowa
 Montagnea radiosa – czernidłaczek piaskowy
 Morchella crassipes
 Morchella elata – smardz wyniosły
 Morchella esculenta – smardz jadalny
 Morchella gigas – smardz półwolny
 Mucidula mucida – monetka bukowa
 Mucronella calva – drobnokolec żółknący
 Muellerella lichenicola
 Muellerella pygmaea
 Multiclavula mucida – tzw. koralóweczka śluzowata
 Muscinupta laevis – łopateczka mchowa
 Mutatoderma mutatum – tzw. strzępkoskórka zmienna
 Mutinus caninus – mądziak psi
 Mutinus ravenelii – mądziak malinowy
 Mycena abramsii – grzybówka wczesna
 Mycena acicula – grzybówka szpilkowa
 Mycena aetites – grzybówka trawiasta
 Mycena alphitophora – grzybówka długoszowa
 Mycena amicta – grzybówka modrooliwkowa
 Mycena arcangeliana – grzybówka zielonawa
 Mycena atroalba? – grzybówka oszroniona
 Mycena atrocyanea – grzybówka czarnoniebieskawa
 Mycena aurantiomarginata – grzybówka pomarańczowoostrzowa
 Mycena belliarum – grzybówka trzcinowa
 Mycena bulbosa – grzybówka bulwiasta
 Mycena capillaripes – grzybówka rurkowatotrzonowa
 Mycena capillaris – grzybówka włoskowatotrzonowa
 Mycena chlorantha – grzybówka oliwkowa
 Mycena cinerella – grzybówka popielata
 Mycena citrinomarginata – grzybówka cytrynowoostrzowa
 Mycena clavicularis – grzybówka maczużkowata
 Mycena concolor? – grzybówka równobarwna
 Mycena crocata – grzybówka szafranowa
 Mycena cyanipes? – grzybówka bławatkowotrzonowa
 Mycena echinipes? – grzybówka jeżowa
 Mycena epipterygia – grzybówka cytrynowa
 Mycena erubescens – grzybówka gorzka
 Mycena excisa? – grzybówka chrząstkowata
 Mycena fagetorum – grzybówka bukowa
 Mycena filopes – grzybówka nitkowatotrzonowa
 Mycena flavescens – grzybówka żółtawa
 Mycena galericulata – grzybówka hełmiasta
 Mycena galopus – grzybówka mleczajowa
 Mycena haematopus – grzybówka krwista
 Mycena inclinata – grzybówka mydlana
 Mycena laevigata? – grzybówka gładka
 Mycena latifolia – grzybówka szarobrązowa
 Mycena leptocephala – grzybówka chlorowonna
 Mycena longiseta – grzybówka długorzęsa
 Mycena maculata – grzybówka plamista
 Mycena megaspora – grzybówka wielkozarodnikowa
 Mycena meliigena – grzybówka purpurowobrązowa
 Mycena metata – grzybówka borowa
 Mycena mucor – grzybówka pofałdowana
 Mycena niveipes? – grzybówka popielatotrzonowa
 Mycena olivaceomarginata – grzybówka oliwkowoostrzowa
 Mycena oregonensis? – grzybówka pomarańczowoblaszkowa
 Mycena parabolica – grzybówka fioletowoszara
 Mycena pearsoniana – grzybówka brązowofioletowa
 Mycena pelianthina – grzybówka gołębia
 Mycena picta – tzw. grzybówka złotobrzega
 Mycena plumbea? – grzybówka ołowiana
 Mycena polyadelpha – grzybówka dębowa
 Mycena polygramma – grzybówka bruzdowanotrzonowa
 Mycena praelonga? – grzybówka torfowiskowa
 Mycena pseudocorticola – grzybówka niebieskoszara
 Mycena pseudopicta? – grzybówka białawoostrzowa
 Mycena pterigena – grzybówka paprociowa
 Mycena pullata? – grzybówka ciemna
 Mycena pura – grzybówka fioletowawa
 Mycena purpureofusca – grzybówka fioletowobrązowa
 Mycena renati – grzybówka złototrzonowa
 Mycena romagnesiana
 Mycena rosea – grzybówka różowa
 Mycena rosella – grzybówka różowawa
 Mycena rubromarginata – grzybówka czerwonoostrzowa
 Mycena sanguinolenta – grzybówka krwawiąca
 Mycena septentrionalis – grzybówka czarniawa
 Mycena simia – grzybówka torfowcolubna
 Mycena smithiana – grzybówka bladoszara
 Mycena stipata – grzybówka alkaliczna 
 Mycena strobilicola – grzybówka wiosenna
 Mycena strobilina? – grzybówka szyszkowa
 Mycenastrum corium – grzybogwiazd skórzasty
 Mycena stylobates – grzybówka dyskowata
 Mycena subcaerulea? – grzybówka niebieskawa
 Mycena supina? – grzybówka wygięta
 Mycena tenerrima – grzybówka delikatna
 Mycena tintinnabulum – grzybówka dzwoneczkowata
 Mycena tubarioides? – grzybówka nadwodna
 Mycena urania – grzybówka górska
 Mycena venustula – grzybówka różowoostrzowa
 Mycena viridimarginata – grzybówka zielonoostrzowa
 Mycena vitilis – grzybówka elastyczna
 Mycena vulgaris – grzybówka żelatynowoblaszkowa
 Mycena xantholeuca – grzybówka kremowa
 Mycena zephirus – grzybówka rdzawoplamista
 Mycenella bryophila – grzybóweczka mcholubna
 Mycenella lasiosperma? – grzybóweczka mączna
 Mycetinis alliaceus – tzw. twardzioszek czosnkowy
 Mycetinis querceus – tzw. twardzioszek szczypiórkowy
 Mycetinis scorodonius – tzw. twardzioszek czosnaczek
 Mycoacia aurea – tzw. żylak iglasty
 Mycoacia fuscoatra – tzw. żylak czerniejący
 Mycoacia gilvescens – woszczyneczka żółknąca
 Mycoacia uda – tzw. żylak kolczasty
 Mycocalia denudata – gniazdniczka odsłonięta
 Mycocalicium pallescens?
 Mycocalicium subtile
 Mycoleptodonoides pusilla – tzw. kolczateczek drobny
 Mycomicrothelia confusa
 Mycomicrothelia lojkae
 Mycomicrothelia macularis
 Mycomicrothelia wallrothii
 Mycostilla vermiformis – zębośluzek białawy
 Myochromella inolens – tzw. kępkowiec brązowooliwkowy
 Myriosclerotinia curreyana
 Myriosclerotinia dennisii
 Myriosclerotinia scirpicola
 Myriostoma coliforme – gwiazda wieloporowata
 Myxarium nucleatum – tzw. kisielnica przezroczysta
 Myxomphalia maura – tzw. śluzopępka węglolubna

N 
 Naetrocymbe punctiformis
 Naetrocymbe rhyponta
 Naetrocymbe saxicola?
 Naevala perexigua
 Naeviella paradoxa
 Naeviopsis carneola
 Naohidea sebacea – lepniczka grzybolubna
 Narcissea patouillardii – czernidłak gnojolubny
 Natantiella ligneola
 Naucoria alnetorum – olszóweczka czerwonobrązowa
 Naucoria bohemica – olszóweczka czeska
 Naucoria cerodes – olszóweczka woskowata
 Naucoria escharioides – olszóweczka miodowożółta
 Naucoria luteolofibrillosa – olszóweczka włóknista
 Naucoria salicis – olszóweczka wierzbowa
 Naucoria scolecina – olszóweczka szerokoblaszkowa
 Naucoria spadicea – olszóweczka wierzbolubna
 Naucoria striatula – olszóweczka prążkowana
 Naucoria suavis – olszóweczka pachnąca
 Naucoria subconspersa – olszóweczka łuseczkowata
 Nectria cinnabarina – gruzełek cynobrowy
 Nectriopsis lecanodes
 Nectriopsis tatrensis
 Nemania atropurpurea
 Nemania confluens
 Nemania diffusa
 Nemania effusa
 Nemania serpens
 Neoantrodia serialis – jamkówka rzędowa
 Neobulgaria pura – galaretówka przejrzysta
 Neodasyscypha cerina
 Neofabraea malicorticis
 Neofabraea vagabunda
 Neofavolus alveolaris – żagiew wielkopora
 Neohygrocybe nitrata – wilgotnica kwaskowata
 Neohygrocybe ovina – wilgotnica czerwieniejąca
 Neolecta vitellina
 Neolentinus adhaerens – tzw. twardziak lepki
 Neolentinus cyathiformis – tzw. twardziak pucharowaty
 Neolentinus lepideus – tzw. twardziak łuskowaty
 Neonectria ditissima
 Neottiella hetieri
 Neottiella rutilans – gniazdówka czerwonawa
 Neottiella vivida
 Nidularia deformis – gniazdnica kulista
 Nigropuncta rugulosa
 Nimbomollisia eriophori
 Nimbomollisia melatephroides
 Niptera melatephra
 Niptera umbonata
 Noblesia crocea – kolcówka jabłoniowa
 Nochascypha filicina – miseczka paprociowa
 Norrlinia peltigericola
 Nothopanus candidissimus – kłaczkoblaszek boczniakowaty

O 
 Occultifur internus – grzybojadek łzawnikowy
 Octaviania asterosperma – podziemka gwiaździstozarodnikowa
 Octospora carbonigena
 Octospora humosa
 Octospora leucoloma
 Octospora rubricosa
 Oligoporus rennyi – tzw. drobnoporek niszczący
 Oliveonia fibrillosa – woskóweczka włóknista
 Ombrophila aquatica
 Ombrophila frangulae
 Ombrophila ianthina
 Ombrophila janthina
 Ombrophila morthieriana
 Ombrophila proximella
 Omphaliaster asterosporus – pępnik gwiaździstozarodnikowy
 Omphalina fulvopallens – pępówka szarawa
 Omphalina pyxidata – pępówka kubkowata
 Omphalina setipes – tzw. spinka fioletowotrzonowa
 Omphalina subhepatica – pępówka wątrobiana
 Onnia circinnata – szczeciniak świerkowy
 Onnia tomentosa – tzw. błyskoporek lejkowaty
 Onnia triquetra
 Opegrapha physciaria
 Ophiocordyceps clavulata – tzw. maczużnik słupówkowaty
 Ophiocordyceps entomorrhiza
 Ophiocordyceps forquignonii
 Ophiocordyceps sphecocephala
 Orbilia auricolor
 Orbilia carpoboloides
 Orbilia curvatispora
 Orbilia leucostigma
 Orbilia luteorubella
 Orbilia pannorum
 Orbilia rubella
 Orbilia sarraziniana
 Orbilia vinosa
 Orbilia xanthostigma – guziczka brodawkowanozarodnikowa
 Ossicaulis lignatilis – lejkownica nadrzewna
 Osteina obducta – tzw. drobnoporek modrzewiowy
 Osteina undosa – tzw. drobnoporek falistobrzegi
 Otidea alutacea
 Otidea bufonia
 Otidea cantharella – uchówka cytrynowa
 Otidea cochleata – uchówka ślimakowata
 Otidea grandis
 Otidea leporina – uchówka zajęcza
 Otidea onotica – uchówka ośla
 Otthia helvetica
 Oudemansiella melanotricha – tzw. pieniążkówka jodłowa
 Oxyporus corticola – napień wypłowiały
 Oxyporus obducens – napień rozpostarty
 Oxyporus populinus – napień omszony

P 
 Pachydisca dactylidis
 Pachydisca fusispora
 Pachydisca subtrabinella
 Pachyella celtica
 Pachyphlodes citrina – zielonek cytrynowy
 Pachyphlodes melanoxantha – zielonek kolczastozarodnikowy
 Panaeolina foenisecii – tzw. kołpaczek szorstkozarodnikowy
 Panaeolus acuminatus – kołpaczek stożkowaty
 Panaeolus alcis – kołpaczek łosiowy
 Panaeolus ater – kołpaczek czarniawy
 Panaeolus fimicola – kołpaczek ciemnoszary
 Panaeolus fimiputris? – kołpaczek blady
 Panaeolus guttulatus? – kołpaczek kropelkowaty
 Panaeolus olivaceus – kołpaczek oliwkowy
 Panaeolus papilionaceus – kołpaczek mierzwiowy
 Panaeolus subbalteatus – kołpaczek ciemnobrzegi
 Panellus mitis – łycznik białawy
 Panellus ringens – łycznik zębatobrzegi
 Panellus stipticus – łycznik ochrowy
 Panellus violaceofulvus – łycznik fioletowawy
 Panus conchatus – tzw. twardziak muszlowy
 Pappia fissilis – tzw. białak czerniejący
 Parachnopeziza miniopsis
 Paragalactinia michelii
 Paragalactinia succosa – kustrzebka soczysta
 Paragymnopus perforans – tzw. twardziaczek kapuściany
 Paraisaria gracilis
 Paralepista flaccida – gąsówka rudawa
 Paranectria oropensis
 Parascutellinia carneosanguinea
 Parasola auricoma – tzw. czernidłak złotawy
 Parasola conopilus – tzw. kruchaweczka twardotrzonowa
 Parasola galericuliformis
 Parasola hemerobia – tzw. czernidłak rdzawy
 Parasola kuehneri – tzw. czernidłak drobnozarodnikowy
 Parasola leiocephala – tzw. czernidłak cieniolubny
 Parasola megasperma
 Parasola misera – tzw. czernidłak delikatny
 Parasola plicatilis – tzw. czernidłak fałdowany
 Parasola schroeteri – tzw. czernidłak bruzdkowany
 Paraxylaria xylostei
 Parmastomyces mollissimus – kruchomięsak ciemniejący
 Patellaria atrata
 Patinella felsmannii?
 Patinellaria sanguinea
 Paullicorticium pearsonii – błonkowoszczek niepozorny
 Paxillus involutus – krowiak podwinięty
 Paxillus rubicundulus – krowiak olszowy
 Paxina dupainii
 Paxina queletii
 Peniophora aurantiaca – powłocznica olszy zielonej
 Peniophora cinerea – powłocznica popielata
 Peniophora erikssonii – powłocznica olszowa
 Peniophora incarnata – powłocznica cielista
 Peniophora laeta – powłocznica grabowa
 Peniophora lilacea – powłocznica liliowa
 Peniophora limitata – powłocznica jesionowa
 Peniophora lycii – powłocznica kulistorozwierkowa
 Peniophora nuda – powłocznica różowawa
 Peniophora piceae – powłocznica jodłowa
 Peniophora pini – powłocznica sosnowa
 Peniophora pithya – powłocznica świerkowa
 Peniophora polygonia – powłocznica osikowa
 Peniophora quercina – powłocznica dębowa
 Peniophora rufa – tzw. powłocznica czerwonawa
 Peniophora rufomarginata – powłocznica lipowa
 Peniophora violaceolivida – powłocznica wierzbowa
 Peniophorella clavigera – tzw. strzępkoskórka maczugowatorozwierkowa
 Peniophorella guttulifera – tzw. strzępkoskórka kropelkowata
 Peniophorella pallida – tzw. strzępkoskórka blada
 Peniophorella praetermissa – tzw. strzępkoskórka cienka
 Peniophorella pubera – tzw. strzępkoskórka kosmata
 Penttilamyces olivascens – strocznica oliwkowa
 Peridiothelia fuliguncta
 Perilachnea hemisphaerioides
 Perrotia flammea
 Pezicula alni
 Pezicula carpinea
 Pezicula cinnamomea
 Pezicula coryli
 Pezicula eucrita
 Pezicula frangulae
 Pezicula livida
 Pezicula ocellata
 Pezicula rubi
 Peziza ammophila – tzw. kustrzebka piaskowa
 Peziza arvernensis
 Peziza badiofusca
 Peziza brunneoatra
 Peziza cerea
 Peziza delilei? 
 Peziza echinospora – kustrzebka szorstkozarodnikowa
 Peziza fimeti
 Peziza flavida
 Peziza granularis?
 Peziza micropus – kustrzebka drobnotrzonowa
 Peziza paludicola
 Peziza praetervisa – kustrzebka przeoczana
 Peziza pseudoviolacea – kustrzebka nibyfioletowawa
 Peziza repanda? – kustrzebka wygięta
 Peziza saccardoana
 Peziza saniosa – kustrzebka czarnofioletowa
 Peziza sepiatra
 Peziza sterigmatizans
 Peziza vesiculosa – kustrzebka pęcherzykowata
 Pezizella eburnea
 Pezizella milliaris
 Pezizella perexigua
 Pezizella subglacialis?
 Pezizella subtilissima
 Pezizella virens
 Phacidium abietinum
 Phacidium lacerum
 Phacographa zwackhii
 Phacopsis thallicola
 Phaeocalicium mildeanum
 Phaeocalicium populneum
 Phaeoclavulina abietina – koralówka zielonawa
 Phaeoclavulina corrugata – koralówka pomarszczona
 Phaeoclavulina eumorpha – koralówka sosnowa
 Phaeoclavulina flaccida – koralówka zwiędła
 Phaeocollybia christinae – korzenianka marcepanowa
 Phaeocollybia cidaris – korzenianka mączna
 Phaeocollybia festiva – korzenianka rzodkiewkowata
 Phaeocollybia lugubris – korzenianka okazała
 Phaeohelotium carneum
 Phaeolepiota aurea – aksamitkówka złota
 Phaeolus schweinitzii – murszak rdzawy
 Phaeomarasmius erinaceus – ciemnotwardnik łuskowaty
 Phaeomarasmius rimulincola – ciemnotwardnik bocznotrzonowy
 Phaeophlebiopsis ravenelii – tzw. korownica południowa
 Phaeospora protoblasteniae?
 Phaeospora rimosicola
 Phaeotremella foliacea – trzęsak listkowaty
 Phaeotremella mycetophiloides – trzęsak grzybojadek
 Phaeotremella simplex – trzęsak dwuzarodnikowy
 Phallogaster saccatus – pękacz gruszkowaty
 Phallus hadriani – sromotnik fiołkowy
 Phallus impudicus – sromotnik smrodliwy
 Phallus indusiatus? – sromotnik woalkowy
 Phanerochaete calotricha – korownica żółknąca
 Phanerochaete laevis – korownica gładka
 Phanerochaete sordida – korownica kremowa
 Phanerochaete velutina – korownica aksamitna
 Phanerodontia magnoliae – tzw. korownica radełkowata
 Phellinidium ferrugineofuscum – tzw. czyreń ciemnordzawy
 Phellinopsis conchata – czyreń muszlowy
 Phellinus chrysoloma – czyreń świerkowy
 Phellinus hartigii – czyreń jodłowy
 Phellinus igniarius – czyreń ogniowy
 Phellinus laevigatus – czyreń gładki
 Phellinus lundellii – czyreń wąskoszczecinkowy
 Phellinus niemelaei – tzw. czyreń modrzewiowy
 Phellinus pomaceus – czyreń śliwowy
 Phellinus populicola – czyreń topolowy
 Phellinus tremulae – czyreń osikowy
 Phellinus viticola – czyreń brązowożółty
 Phellodon confluens – korkoząb pozrastany
 Phellodon fuligineoalbus – kolcownica sosnowa
 Phellodon niger – korkoząb czarniawy
 Phellodon tomentosus – korkoząb kieliszkowaty
 Phellodon violascens – kolcownica świerkowa
 Phellopilus nigrolimitatus – tzw. czyreń czarnoliniowy
 Phlebia albomellea
 Phlebia lilascens – żylak liliowy
 Phlebia livida – żylak sinawy
 Phlebia radiata – żylak promienisty
 Phlebia rufa – żylak czerwonawy
 Phlebia subserialis – żylak kremowobrązowy
 Phlebia tremellosa – tzw. żylak trzęsakowaty
 Phlebiopsis crassa – skórnikowiec purpurowy
 Phlebiopsis gigantea – tzw. korownica okazała
 Phlegmacium amoenolens – zasłonak bukowy
 Phlegmacium argutum – zasłonak korzeniastotrzonowy
 Phlegmacium balteatum – zasłonak fioletowobrzegi
 Phlegmacium balteatocumatile – zasłonak modrordzawy
 Phlegmacium cliduchus – zasłonak żółtkowy
 Phlegmacium glaucopus – zasłonak niebieskostopy
 Phlegmacium olidum – zasłonak ziarnisty
 Phlegmacium percome – zasłonak majerankowy
 Phlegmacium saginum – zasłonak torfowy
 Phlegmacium triumphans – zasłonak żółtozłoty
 Phleogena faginea – suchogłówka korowa
 Phloeomana alba – grzybówka biała
 Phloeomana hiemalis – grzybówka zimowa
 Phloeomana minutula – grzybówka cuchnąca
 Phloeomana speirea – tzw. grzybówka cienkotrzonowa
 Pholiota adiposa – łuskwiak tłustawy
 Pholiota aurivella – łuskwiak złotawy
 Pholiota conissans – łuskwiak wierzbowy
 Pholiota flammans – łuskwiak ognisty
 Pholiota gummosa – łuskwiak słomkowy
 Pholiota henningsii – łuskwiak torfowy
 Pholiota heteroclita – łuskwiak włóknistołuskowaty
 Pholiota highlandensis – łuskwiak wypaleniskowy
 Pholiota lapponica – łuskwiak lapoński
 Pholiota lenta – łuskwiak śluzowaty
 Pholiota lignicola – tzw. łuskwiak wąskoblaszkowy
 Pholiota lubrica – łuskwiak śliski
 Pholiota lucifera – łuskwiak pomarańczowobrązowy
 Pholiota mixta – łuskwiak podlaski
 Pholiota mustelina? – łuskwiak łasicowaty
 Pholiota populnea – tzw. łuskwiak topolowy
 Pholiota scamba – łuskwiak świerkowy
 Pholiota spumosa – łuskwiak dwubarwny
 Pholiota squarrosa – łuskwiak nastroszony
 Pholiota squarrosoides – łuskwiak rdzawołuskowy
 Pholiotina blattaria – stożkówka wysmukła
 Phoma peltigerae
 Phomatospora berkeleyi
 Phomatospora dinemasporium
 Phragmonaevia galeopsidis
 Phragmonaevia hysterioides
 Phylloporia ribis – czyrenica porzeczkowa
 Phylloporus rhodoxanthus – poroblaszek żółtoczerwony
 Phylloscypha boltonii
 Phylloscypha phyllogena
 Phyllotopsis nidulans – boczniaczek pomarańczowożółty
 Physalospora cladoniae?
 Physalospora collematis?
 Physalospora empetri?
 Physalospora jonaspidis
 Physisporinus vitreus – zmiennoporek szklisty
 Picipes badius – tzw. żagiew kasztanowa
 Picipes melanopus – żagiew ciemnonoga
 Picipes rhizophilus – żagiew korzonkowa
 Piloderma bicolor – włososkórka dwubarwna
 Piloderma byssinum – włososkórka włóknista
 Pirottaea brevipila
 Pirottaea gallica
 Pirottaea lychnidis
 Pirottaea paupercula
 Pirottaea veneta
 Pisolithus arhizus – purchatnica piaskowa
 Pithya vulgaris
 Platygloea disciformis – płaskolepek poduszeczkowaty
 Plectania melastoma
 Plectocarpon lichenum
 Pleurocybella porrigens – bokówka biała
 Pleuroflammula tuberculosa – łuskwiak gruzełkowany
 Pleurotellus chioneus – boczniakowiec szerokozarodnikowy
 Pleurotus calyptratus – boczniak topolowy
 Pleurotus cornucopiae – boczniak rowkowanotrzonowy
 Pleurotus dryinus – boczniak białożółty
 Pleurotus eryngii – boczniak mikołajkowy
 Pleurotus ostreatus – boczniak ostrygowaty
 Pleurotus pulmonarius – boczniak łyżkowaty
 Plicaria carbonaria
 Plicaria catinoides?
 Plicaria endocarpoides
 Plicaria fuliginea
 Plicaria trachycarpa
 Plicatura nivea – fałdówka biała
 Plicaturopsis crispa – tzw. fałdówka kędzierzawa
 Pluteus atromarginatus – drobnołuszczak czarnoostrzowy
 Pluteus aurantiorugosus – drobnołuszczak pomarańczowoczerwony
 Pluteus cervinus – drobnołuszczak jeleni
 Pluteus chrysophaeus – drobnołuszczak żółtooliwkowy
 Pluteus cinereofuscus – drobnołuszczak szarobrązowy
 Pluteus dianae? – drobnołuszczak cuchnący
 Pluteus ephebeus – drobnołuszczak brązowoczarny
 Pluteus exiguus? – drobnołuszczak niepozorny
 Pluteus godeyi? – drobnołuszczak szarobiały
 Pluteus hispidulus – drobnołuszczak kosmaty
 Pluteus inquilinus – drobnołuszczak bulwiastotrzonowy
 Pluteus leoninus – drobnołuszczak żółtawy
 Pluteus luctuosus – drobnołuszczak brązowoostrzowy
 Pluteus nanus – drobnołuszczak malutki
 Pluteus pellitus – drobnołuszczak białokremowy
 Pluteus petasatus – drobnołuszczak trocinowy
 Pluteus phlebophorus – drobnołuszczak pomarszczony
 Pluteus plautus – drobnołuszczak gruczołkowaty
 Pluteus podospileus – drobnołuszczak fioletowoczarniawy
 Pluteus pouzarianus – drobnołuszczak sarni
 Pluteus pseudorobertii – drobnołuszczak czarnołuskowy
 Pluteus pusillulus? – drobnołuszczak najmniejszy
 Pluteus robertii – drobnołuszczak czarnołuskowy
 Pluteus romellii – drobnołuszczak żółtonogi
 Pluteus salicinus – drobnołuszczak zielonawoszary
 Pluteus thomsonii – drobnołuszczak szarotrzonowy
 Pluteus umbrosus – drobnołuszczak czarnożyłkowy
 Podofomes mollis – jamczatka wielkopora
 Podofomes trogii – smolusznik jodłowy
 Podophacidium xanthomelum
 Podosordaria tulasnei
 Poetschia buellioides
 Pogonoloma spinulosum – gąsownica łuskowata
 Polycoccum dzieduszyckii
 Polycoccum marmoratum
 Polycoccum squamarioides
 Polycoccum superficiale?
 Polycoccum trypethelioides
 Polydesmia pruinosa
 Polyozellus mucidulus – kutnereczka śluzowata
 Polyporus arcularius – żagiew włosistobrzega
 Polyporus picipes – żagiew zmienna
 Polyporus tuberaster – żagiew guzowata
 Polyporus umbellatus – żagiew wielogłowa
 Poriella subacida – trwałoporka świerkowa
 Porodaedalea pini – tzw. czyreń sosnowy
 Poronia punctata
 Porostereum spadiceum – skórnikowiec szarobrązowy
 Porotheleum fimbriatum – porownik rzęsobrzegi
 Porphyrellus porphyrosporus – tzw. grzybiec purpurowozarodnikowy
 Porpoloma elytroides – gąsownica czarnoziarnista
 Porpolomopsis calyptriformis – tzw. wilgotnica czapeczkowata
 Postia balsamea – tzw. drobnoporek nieforemny
 Postia ceriflua – tzw. drobnoporek woskowaty
 Postia lowei – tzw. drobnoporek łagodny
 Postia ptychogaster – tzw. drobnoporek sproszkowany
 Postia sericeomollis – tzw. drobnoporek watowaty
 Postia tephroleuca – tzw. drobnoporek mleczny
 Proliferodiscus tricolor
 Pronectria erythrinella
 Pronectria robergei
 Propolis farinosa
 Protodontia fascicularis – tzw. pierwoząb wiązkowy
 Protodontia piceicola – tzw. pierwoząb świerkowy
 Protostropharia luteonitens – tzw. łysiczka śmierdząca
 Protostropharia semiglobata – tzw. łysiczka łajnowa
 Psathyrella ammophila – kruchaweczka piaskowa
 Psathyrella bifrons – kruchaweczka białoostrzowa
 Psathyrella casca – kruchaweczka czerwonawa
 Psathyrella corrugis – kruchaweczka wysmukła
 Psathyrella cotonea – kruchaweczka brudnobiała
 Psathyrella fatua – kruchaweczka blada
 Psathyrella frustulenta – kruchaweczka fasolowatozarodnikowa
 Psathyrella fulvescens – kruchaweczka żółknąca
 Psathyrella fusca – kruchaweczka stożkowata
 Psathyrella gordonii – kruchaweczka białoosłonowa
 Psathyrella hirta – kruchaweczka odchodowa
 Psathyrella hydrophiloides
 Psathyrella impexa – kruchaweczka różowawa
 Psathyrella microrhiza – kruchaweczka krótkokorzeniasta
 Psathyrella murcida – kruchaweczka ochrowoczarna
 Psathyrella obtusata – kruchaweczka białotrzonowa
 Psathyrella olympiana – kruchaweczka czerwonobrązowa
 Psathyrella panaeoloides – kruchaweczka kołpaczkowata
 Psathyrella pennata – kruchaweczka wypaleniskowa
 Psathyrella pertinax – kruchaweczka ziarnista
 Psathyrella piluliformis – kruchaweczka namakająca
 Psathyrella potteri – kruchaweczka ochrowobiała
 Psathyrella prona – kruchaweczka przydrożna
 Psathyrella pseudocasca – kruchaweczka pniakowa
 Psathyrella pseudogracilis – kruchaweczka workowatorozwierkowa
 Psathyrella pygmaea – kruchaweczka najmniejsza
 Psathyrella senex – kruchaweczka malutka
 Psathyrella silvestris – kruchaweczka topolowa
 Psathyrella spadiceogrisea – kruchaweczka wąskoblaszkowa
 Psathyrella sphagnicola – kruchaweczka torfowcowa
 Psathyrella spintrigera – kruchaweczka rdzawobrązowa
 Psathyrella storea – kruchaweczka żółtomiąższowa
 Psathyrella tephrophylla – kruchaweczka popielatoblaszkowa
 Psathyrella torpens – kruchaweczka bladomięsna
 Psathyrella trepida – kruchaweczka bagienna
 Psathyrella vernalis – kruchaweczka wiosenna
 Pseudoboletus parasiticus – borowikowiec tęgoskórowy
 Pseudoclitocybe cyathiformis – lejkownik kubkowatokapeluszowy
 Pseudoclitocybe obbata – lejkownik pępówkowaty
 Pseudoclitopilus salmonifolius? – białokrowiak pieniński
 Pseudohelotium pineti
 Pseudohydnum gelatinosum – galaretek kolczasty
 Pseudoinonotus dryadeus – tzw. błyskoporek płaczący
 Pseudolaccaria pachyphylla – pępkogrzybówka gruboblaszkowa
 Pseudomassaria islandica
 Pseudomassaria minor
 Pseudomassaria sepincoliformis
 Pseudombrophila cervaria
 Pseudombrophila deerrata
 Pseudombrophila leporum
 Pseudomerulius aureus – stroczniczek złotawy
 Pseudoomphalina kalchbrenneri – pępkogrzybówka wapieniolubna
 Pseudopeziza calthae
 Pseudopeziza humuli 
 Pseudopeziza jasiones
 Pseudopeziza medicaginis
 Pseudopeziza meliloti
 Pseudopeziza nigrella
 Pseudopeziza trifolii
 Pseudophacidium ledi
 Pseudophacidium microspermum
 Pseudoplectania melaena – czareczka czarniawa
 Pseudoplectania nigrella – czareczka czarniutka
 Pseudoplectania sphagnophila – czareczka torfowcowa
 Pseudorhytisma bistortae
 Pseudosperma obsoletum – strzępiak kremowobrązowy
 Pseudosperma perlatum – strzępiak perłowy
 Pseudosperma squamatum – strzępiak łuskowaty
 Pseudotricholoma metapodium – gąsownica mączna
 Pseudovalsaria ferruginea
 Psilachnum acutum
 Psilachnum chrysostigmum
 Psilachnum granulosellum
 Psilachnum inquilinum
 Psilocybe aurantiaca – tzw. łysiczka pomarańczowa
 Psilocybe canobrunnea? – łysiczka siwobrązowa
 Psilocybe coronilla – tzw. łysiczka murawowa
 Psilocybe semilanceata – łysiczka lancetowata
 Psilocybe strictipes – łysiczka błotna
 Psilocybe subviscida – łysiczka ciemnobrązowa
 Psilocybe turficola – łysiczka torfowa
 Psilopezia aquatica
 Pterula multifida – piórniczka rozgałęziona
 Pulvinula cinnabarina
 Pulvinula convexella – poduszeczka pomarańczowa
 Punctularia strigosozonata – skórniczka kasztanowobrązowa
 Pycnoporellus alboluteus – pomarańczowiec bladożółty
 Pycnoporellus fulgens – pomarańczowiec błyszczący
 Pyrenidium actinellum
 Pyrenopeziza adenostylidis
 Pyrenopeziza ampelina?
 Pyrenopeziza arctii
 Pyrenopeziza arundinacea
 Pyrenopeziza atrata
 Pyrenopeziza benesuada
 Pyrenopeziza betulina
 Pyrenopeziza compressula
 Pyrenopeziza dilutella
 Pyrenopeziza ebuli
 Pyrenopeziza homogynes
 Pyrenopeziza karstenii
 Pyrenopeziza mercurialidis
 Pyrenopeziza petiolaris
 Pyrenopeziza plicata
 Pyrenopeziza polymorpha
 Pyrenopeziza pulveracea
 Pyrenopeziza revincta
 Pyrenopeziza rubi
 Pyrenopeziza solidaginis
 Pyrenula coryli
 Pyronema laetissimum?
 Pyronema omphalodes
 Pyrrhulomyces astragalinus – łuskwiak szafranowoczerwony

Q 
 Quaternaria dissepta
 Queletia mirabilis – berłówka kulistogłowa

R 
 Raduliporus aneirinus – tzw. woszczyneczka kremowopora
 Radulomyces confluens – woskownik pozrastany
 Radulomyces molaris – woskownik zębaty
 Radulomyces rickii – woskownik niepewny
 Ramaria apiculata – koralówka zielonowierzchołkowa
 Ramaria aurea – koralówka złocista
 Ramaria botrytis – koralówka czerwonowierzchołkowa
 Ramaria fennica – koralówka fińska
 Ramaria flava – koralówka żółta
 Ramaria formosa – koralówka strojna
 Ramaria gracilis – koralówka wysmukła
 Ramaria obtusissima – koralówka tępowierzchołkowa
 Ramaria pallida – koralówka blada
 Ramaria polonica – koralówka polska
 Ramaria rufescens – koralówka czerwonawa
 Ramaria sanguinea – koralówka czerwieniejąca
 Ramaria stricta – koralówka sztywna
 Ramaria suecica – koralówka szwedzka
 Ramariopsis kunzei – koralownik białawy
 Ramariopsis subtilis – tzw. goździeniowiec drobny
 Ramsbottomia asperior
 Rectipilus fasciculatus – puchareczek białawy
 Refractohilum peltigerae
 Resinicium bicolor – ząbkówka gwiazdkowatokryształkowa
 Resiniporus resinascens – woszczyneczka żywiczna
 Resinoporia crassa – jamkówka gruba
 Resinoporia sitchensis – jamkówka północna
 Resinoporia sordida – jamkówka brudna
 Resupinatus applicatus – odgiętka pofałdowana
 Resupinatus kavinii – odgiętka malutka
 Resupinatus trichotis – odgiętka czarniawa
 Resupinatus urceolatus – tzw. puchareczka szarobrązowa
 Rhabdocline pseudotsugae
 Rhagadostoma lichenicola
 Rhaphidicyrtis trichosporella
 Rhizina undulata – przyczepka falista
 Rhizochaete filamentosa – tzw. korownica włóknista
 Rhizoctonia fusispora – strzępniczek wrzecionowatozarodnikowy
 Rhizoctonia ochracea – strzępniczek ochrowy
 Rhizoctonia solani – strzępniczek pasożytniczy
 Rhizoctonia sterigmatica – strzępniczek dwuzarodnikowy
 Rhizoctonia terrigena – strzępniczek międzyrzecki
 Rhizocybe vermicularis – lejkówka modrzewiowa
 Rhizomarasmius setosus – twardzioszek bukowy
 Rhizomarasmius undatus – tzw. twardzioszek czerwonoplamisty
 Rhizopogon borealis – piestrówka północna
 Rhizopogon nigrescens – piestrówka czerniejąca
 Rhizopogon obtextus – piestrówka żółtawa
 Rhizopogon roseolus – piestrówka różowawa
 Rhodocollybia butyracea – monetnica maślana
 Rhodocollybia filamentosa – monetnica sucha
 Rhodocollybia fodiens – monetnica korzeniasta
 Rhodocollybia maculata – monetnica plamista
 Rhodocollybia prolixa – monetnica karbowanoblaszkowa
 Rhodocybe obscura? – rumieniak białobrzegi
 Rhodocybe parilis – rumieniak rzodkiewkowaty
 Rhodocybe truncata – tzw. włośnianka kakaowa
 Rhodofomes roseus – pniarek różowy
 Rhodonia placenta – tzw. drobnoporek ceglastoczerwony
 Rhodophana nitellina – rumieniak czerwonawy
 Rhodotarzetta rosea
 Rhodotus palmatus – żyłkowiec różowawy
 Rhymbocarpus ericetorum
 Rhypophila myriospora
 Rhytisma acerinum – łuszczeniec klonowy
 Rhytisma andromedae – łuszczeniec modrzewnicowy
 Rhytisma liriodendri
 Rhytisma punctatum
 Rhytisma salicinum – łuszczeniec wierzbowy
 Rhytisma umbonatum – łuszczeniec obustronny
 Rickenella fibula – spinka pomarańczowa
 Rickenella mellea – spinka miodowa
 Rigidoporus crocatus – twardoporek czerniejący
 Rigidoporus sanguinolentus – tzw. zmiennoporek krwawiący
 Rigidoporus undatus – twardoporek pofałdowany
 Rimbachia arachnoidea – bezblaszka kulistozarodnikowa
 Rimbachia bryophila – bezblaszka mchowa
 Riopa metamorphosa – woszczynka zmienna
 Ripartites tricholoma – kosmatek strzępiastobrzegi
 Robergea cubicularis
 Rodwayella citrinula
 Roridomyces roridus – tzw. grzybówka śluzowatotrzonowa
 Rosellinia aquila
 Rosellinia corticium
 Rosellinia desmazieri
 Rosellinia mammiformis
 Rosellinia thelena
 Roseodiscus rhodoleucus
 Roseodiscus subcarneus
 Rugosomyces persicolor – tzw. gęśnica brzoskwiniowa
 Russula acrifolia – gołąbek ostroblaszkowy
 Russula adusta – gołąbek czarniawy
 Russula aeruginea – gołąbek białozielonawy
 Russula albonigra – gołąbek białoczarny
 Russula alnetorum – gołąbek olszowy
 Russula alutacea – gołąbek cukrówka
 Russula amethystina – gołąbek ametystowy
 Russula amoena – gołąbek powabny
 Russula amoenicolor – gołąbek pięknobarwny
 Russula amoenolens – gołąbek przyjemny
 Russula aquosa – gołąbek wodnisty
 Russula atropurpurea – gołąbek ciemnopurpurowy
 Russula atrorubens – gołąbek czarnoczerwony
 Russula aurantiaca – gołąbek pomarańczowy
 Russula aurea – gołąbek złotawy
 Russula aurora – gołąbek różowy
 Russula azurea – gołąbek lazurowy
 Russula badia – gołąbek brunatny
 Russula betularum – gołąbek brzozowy
 Russula brunneoviolacea – gołąbek brunatnofioletowy
 Russula caerulea – gołąbek błękitny
 Russula cavipes – gołąbek komorowaty
 Russula claroflava – gołąbek jasnożółty
 Russula consobrina – gołąbek rdzawoszary
 Russula cremeoavellanea – gołąbek kremowoorzechowy
 Russula cuprea – gołąbek miedziany
 Russula curtipes – gołąbek krótkonogi
 Russula cyanoxantha – gołąbek zielonawofioletowy
 Russula decolorans – gołąbek płowiejący
 Russula delica – gołąbek smaczny
 Russula densifolia – gołąbek gęstoblaszkowy
 Russula depallens? – gołąbek wyblakły
 Russula emetica – gołąbek wymiotny
 Russula emeticicolor – gołąbek różowoczerwony
 Russula faginea – gołąbek bukowy
 Russula farinipes – gołąbek mączysty
 Russula fellea – gołąbek żółciowy
 Russula firmula – gołąbek brązowofioletowawy
 Russula foetens – gołąbek śmierdzący
 Russula fragilis – gołąbek kruchy
 Russula gilva – gołąbek płowy
 Russula gracillima – gołąbek najdelikatniejszy
 Russula grata – gołąbek gorzkomigdałowy
 Russula grisea – gołąbek szary
 Russula heterophylla – gołąbek oliwkowozielony
 Russula innocua – gołąbek szmaragdowy
 Russula integra – gołąbek słodkawy
 Russula intermedia – gołąbek czerwonopomarańczowy
 Russula ionochlora – gołąbek fiołkowozielony
 Russula laccata – gołąbek norweski
 Russula laeta – gołąbek czerwonobrzegi
 Russula lilacea – gołąbek liliowy
 Russula livescens – gołąbek ciemniejący
 Russula luteotacta – gołąbek żółknący
 Russula maculata – gołąbek plamisty
 Russula mattiroloana – tzw. liściogrzyb brązowiejący
 Russula melzeri – gołąbek czeski
 Russula mollis? – gołąbek miękki
 Russula mustelina – gołąbek kunowy
 Russula nauseosa – gołąbek prążkowany
 Russula neuhoffii – tzw. piestróweczka biaława
 Russula nitida – gołąbek lśniący
 Russula nobilis – gołąbek buczynowy
 Russula ochroleuca – gołąbek brudnożółty
 Russula olivacea – gołąbek oliwkowy
 Russula pallidospora – gołąbek jasnozarodnikowy
 Russula paludosa – gołąbek błotny
 Russula parazurea – gołąbek chmurny
 Russula pascua – gołąbek alpejski
 Russula pectinata – gołąbek grzebieniasty
 Russula pectinatoides – gołąbek przykry
 Russula pelargonia – gołąbek pelargoniowy
 Russula persicina – gołąbek brzoskwiniowy
 Russula piceetorum – gołąbek świerkowy
 Russula pseudodelica – gołąbek białożółtawy
 Russula pseudointegra – gołąbek rumiany
 Russula puellaris – gołąbek skromny
 Russula pungens – gołąbek czerwony
 Russula queletii – gołąbek agrestowy
 Russula raoultii – gołąbek białocytrynowy
 Russula rhodopus – gołąbek czerwononogi
 Russula risigallina – gołąbek zmiennobarwny
 Russula rosea – gołąbek śliczny
 Russula saliceticola – gołąbek wierzb alpejskich
 Russula sanguinea – gołąbek krwisty
 Russula sardonia – gołąbek czerwonofioletowy
 Russula silvestris – gołąbek wiśniowoczerwony
 Russula solaris – gołąbek słoneczny
 Russula sororia – gołąbek piekący
 Russula sphagnophila – gołąbek torwcolubny
 Russula subfoetens – gołąbek niemiły
 Russula turci – gołąbek turecki
 Russula velenovskyi – gołąbek ceglastoczerwony
 Russula versicolor – gołąbek różnobarwny
 Russula vesca – gołąbek wyborny
 Russula veternosa – gołąbek opuchły
 Russula vinosa – gołąbek winnoczerwony
 Russula vinosobrunnea – gołąbek winnobrązowy
 Russula vinosopurpurea – gołąbek winnopurpurowy
 Russula violacea – gołąbek fioletowy
 Russula violeipes – gołąbek fiołkowonogi
 Russula virescens – gołąbek zielonawy
 Russula viscida – gołąbek lepki
 Russula xerampelina – gołąbek śledziowy
 Russula zonatula – gołąbek bukolubny
 Rutstroemia bolaris – baziówka wiosenna
 Rutstroemia bulgarioides – baziówka szyszkowata
 Rutstroemia conformata
 Rutstroemia elatina
 Rutstroemia firma – baziówka mocna
 Rutstroemia henningsiana
 Rutstroemia petiolorum
 Rutstroemia sydowiana

S 
 Saccobolus beckii
 Saccobolus citrinus
 Saccobolus depauperatus
 Saccobolus dilutellus
 Saccobolus glaber
 Saccobolus minimus
 Saccobolus truncatus
 Saccobolus verrucisporus
 Sagaranella tylicolor – tzw. kępkowiec kolczastozarodnikowy
 Sagediopsis aquatica
 Sagediopsis barbara
 Sagediopsis lomnitzensis
 Sarcodon imbricatus – sarniak dachówkowaty
 Sarcodon leucopus – sarniak jasnonogi
 Sarcodontia delectans – tzw. gąbczak aksamitny
 Sarcodontia spumea – tzw. gąbczak piankowy
 Sarcomyxa serotina – tzw. łycznik późny
 Sarcoscypha austriaca
 Sarcoscypha coccinea – czarka szkarłatna
 Sarcoscypha jurana – czarka jurajska
 Sarcosoma globosum – dzbankówka kulista
 Sarcosphaera coronaria – koronica ozdobna
 Sarea difformis
 Sarea resinae
 Schizophyllum amplum – tzw. uszaczek kosmaty
 Schizophyllum commune – rozszczepka pospolita
 Schizopora paradoxa – drewniczka różnopora
 Schizothyrioma ptarmicae
 Sclerencoelia fascicularis – orzechówka wiązkowa
 Sclerococcum athallinum
 Sclerococcum purpurascens
 Sclerococcum saxatile
 Sclerococcum sphaerale
 Scleroderma areolatum – tęgoskór lamparci
 Scleroderma bovista – tęgoskór kurzawkowy
 Scleroderma cepa – tęgoskór cebulowaty
 Scleroderma citrinum – tęgoskór cytrynowy
 Scleroderma septentrionale – tęgoskór korzeniasty
 Scleroderma verrucosum – tęgoskór brodawkowany
 Sclerogaster hysterangioides – piestrownik białobrązowy
 Scleromitrula calthicola
 Sclerotinia carlinae
 Sclerotinia sclerotiorum – twardnica pasożytnicza
 Sclerotinia sulcata
 Sclerotinia trifoliorum – twardnica koniczynowa
 Scopuloides rimosa – kolcowoszczek popękany
 Scotomyces subviolaceus – stułbiówka fioletowawa
 Scutellinia armatospora
 Scutellinia erinaceus
 Scutellinia hirta
 Scutellinia immersa
 Scutellinia kerguelensis
 Scutellinia lusatiae
 Scutellinia macrospora
 Scutellinia olivascens
 Scutellinia pennsylvanica
 Scutellinia pseudotrechispora
 Scutellinia scutellata – włośniczka tarczowata
 Scutellinia setosa
 Scutellinia subhirtella
 Scutellinia trechispora – włośniczka szorstkozarodnikowa
 Scutellinia umbrorum
 Scutomollisia punctum
 Scutomollisia stenospora
 Scutula curvispora
 Scutula didymospora?
 Scutula epiblastematica
 Scutula heeri
 Scutula krempelhuberi
 Scutula miliaris
 Scytinostroma odoratum – skórówka wonna
 Scytinostroma portentosum – skórówka kulistozarodnikowa
 Sebacina dimitica – łojek grubostrzępkowy
 Sebacina epigaea – łojek naziemny
 Sebacina grisea – tzw. łojówka szarawa
 Sebacina incrustans – łojek bezkształtny
 Septobasidium carestianum – czerwcogrzyb orzęsiony
 Septobasidium fuscoviolaceum – czerwcogrzyb podlaski
 Serpula himantioides – stroczek leśny
 Serpula lacrymans – stroczek domowy
 Sertulicium niveocremeum – wielozarodnikowiec białokremowy
 Sidera lenis – tzw. szkieletnica aksamitna
 Simocybe centunculus – ciemnoboczniak bukowy
 Simocybe haustellaris – ciemnoboczniak gałązkowy
 Simocybe reducta – ciemnoboczniak bursztynowotrzonowy
 Simocybe sumptuosa – ciemnoboczniak pachnący
 Sirococcus conigenus
 Sirotrema translucens – tzw. trzęsakówka przejrzysta
 Sistotrema alboluteum – wielozarodniczka kremowożółta
 Sistotrema brinkmannii – wielozarodniczka gruzełkowata
 Sistotrema confluens – wielozarodniczka kapeluszowa
 Sistotrema coroniferum – wielozarodniczka koronowa
 Sistotrema oblongisporum – wielozarodniczka wydłużonozarodnikowa
 Sistotrema octosporum – wielozarodniczka ośmiozarodnikowa
 Sistotrema sernanderi – wielozarodniczka czterozarodnikowa
 Sistotremastrum suecicum – wielozarodnikowiec szwedzki
 Skeletocutis alutacea – szkieletnica miękka
 Skeletocutis amorpha – szkieletnica pomarańczowa
 Skeletocutis carneogrisea – szkieletnica różowoszara
 Skeletocutis nivea – szkieletnica biaława
 Skeletocutis stellae – szkieletnica trwała
 Skeletocutis subincarnata – szkieletnica różowawa
 Skvortzovia pinicola – ząbkówka kolczasta
 Sparassis brevipes – siedzuń dębowy
 Sparassis crispa – siedzuń sosnowy
 Sparassis laminosa
 Spathularia flavida – łopatnica żółtawa
 Sphaerellothecium arnoldii
 Sphaerellothecium coniodes
 Sphaerellothecium minutum
 Sphaerellothecium propinquellum
 Sphaerobolus stellatus – strzykacz gwiazdkowaty
 Sphaerosoma fuscescens
 Sphaerosoma janczewskianum
 Sphaerosporella brunnea
 Sphaerozone ostiolatum
 Sphagnurus paluster – tzw. kępkowiec torfowiskowy
 Sphinctrina anglica
 Sphinctrina leucopoda
 Sphinctrina porrectula?
 Sphinctrina tubiformis
 Sphinctrina turbinata
 Spilopodia nervisequa
 Spirographa lichenicola
 Spongiporus floriformis – tzw. drobnoporek kwiatokształtny
 Sporidesmium bacidiicola
 Sporomega degenerans
 Squamanita paradoxa – łuskówka dziwna
 Stamnaria persoonii
 Steccherinum bourdotii – ząbkowiec kulistozarodnikowy
 Steccherinum fimbriatum – ząbkowiec strzępiasty
 Steccherinum lacerum – tzw. porokolczak różnopory
 Steccherinum ochraceum – ząbkowiec ochrowy
 Stenocybe major?
 Stenocybe pullatula
 Stereophlebia tuberculata – tzw. żylak białawy
 Stereum complicatum – skórnik gałązkowy
 Stereum gausapatum – skórnik dębowy
 Stereum hirsutum – skórnik szorstki
 Stereum ostrea – skórnik wielobarwny
 Stereum rugosum – skórnik pomarszczony
 Stereum sanguinolentum – skórnik krwawiący
 Stereum subtomentosum – skórnik aksamitny
 Stigmidium caloplacae
 Stigmidium congestum
 Stigmidium fuscatae
 Stigmidium grex
 Stigmidium microspilum
 Stigmidium mycobilimbiae
 Stigmidium peltideae
 Stigmidium pseudopeltideae?
 Stigmidium schaereri
 Stigmidium superpositum
 Strobilomyces strobilaceus – szyszkowiec łuskowaty
 Strobilurus esculentus – szyszkówka świerkowa
 Strobilurus stephanocystis – szyszkówka tęporozwierkowa
 Strobilurus tenacellus – szyszkówka gorzkawa
 Stropharia aeruginosa – pierścieniak grynszpanowy
 Stropharia albonitens – tzw. łysiczka biaława
 Stropharia caerulea – tzw. łysiczka niebieskawa
 Stropharia hornemannii – tzw. łysiczka okazała
 Stropharia inuncta – tzw. łysiczka kruchaweczkowata
 Stropharia melanosperma – tzw. łysiczka czarnozarodnikowa
 Stropharia pseudocyanea – tzw. łysiczka zielononiebieska
 Stropharia rugosoannulata – tzw. łysiczka trocinowa
 Stypella grilletii – zębośluzek podlaski
 Stypella subgelatinosa – zębośluzek krótkokolczasty
 Stypella subhyalina – zębośluzek niebieskawy
 Subulicium lautum – szydłowiec białoszary
 Subulicystidium longisporum – szydłowniczek długozarodnikowy
 Suillus americanus – maślak syberyjski
 Suillus bovinus – maślak sitarz
 Suillus cavipes – tzw. borowiczak dęty
 Suillus collinitus – maślak rdzawobrązowy
 Suillus flavidus – maślak błotny
 Suillus granulatus – maślak ziarnisty
 Suillus grevillei – maślak żółty
 Suillus luteus – maślak zwyczajny
 Suillus placidus – maślak wejmutkowy
 Suillus plorans – maślak limbowy
 Suillus tridentinus – maślak trydencki
 Suillus variegatus – maślak pstry
 Suillus viscidus – maślak szary
 Syzygospora effibulata – grzyboniszczka bezsprzążkowa
 Syzygospora pallida – grzyboniszczka korownicowa
 Syzygospora tumefaciens – grzyboniszczka zniekształcająca
 Szczepkamyces campestris – czarnoporek poduszeczkowaty

T 
 Taeniolella punctata
 Talpapellis beschiana
 Tapesia callunae
 Tapesia cinerella
 Tapesia fusca
 Tapesia lividofusca
 Tapesia torulae
 Tapinella atrotomentosa – tzw. krowiak aksamitny
 Tapinella panuoides – tzw. krowiak bocznotrzonowy
 Tarzetta catinus
 Tarzetta cupularis
 Tatraea dumbirensis
 Tectella patellaris – beztrzonka lepka
 Tephrocybe ambusta – popielatek garbaty
 Tephrocybe anthracophila – tzw. kępkowiec węglolubny
 Tephrocybe atrata – tzw. kępkowiec tranowy
 Tephrocybe confusa – tzw. kępkowiec późnojesienny
 Tephrocybe coracina – tzw. kępkowiec ciemnobrązowy
 Tephrocybe mephitica – tzw. kępkowiec cuchnący
 Tephrocybe murina – tzw. kępkowiec igłolubny
 Tephrocybe putida – tzw. kępkowiec mącznosmakowy
 Tephrocybe rancida – tzw. kępkowiec mącznorzodkwiowy
 Tephrocybe striipilea – tzw. kępkowiec pępówkowaty
 Terana coerulea – pięknoskórnik modry
 Terriera cladophila
 Thaxterogaster croceocoeruleus – zasłonak żółtomodry
 Thaxterogaster eburneus – zasłonak biały
 Thaxterogaster leucophanes? – zasłonak mały
 Thaxterogaster microspermus – zasłonak drobnozarodnikowy
 Thaxterogaster multiformis – zasłonak zmiennokształtny
 Thaxterogaster ochroleucus – zasłonak żółtawy
 Thaxterogaster pluvius – zasłonak deszczowy
 Thaxterogaster porphyropus – zasłonak różowonogi
 Thaxterogaster purpurascens – zasłonak purpurowiejący
 Thaxterogaster scaurus – zasłonak zielonofioletowy
 Thaxterogaster subporphyropus – zasłonak śliczny
 Thaxterogaster talus – zasłonak bladoochrowy
 Thaxterogaster vibratilis – zasłonak piekący
 Thecotheus holmskioldii
 Thecotheus pelletieri
 Thelebolus caninus
 Thelebolus crustaceus
 Thelebolus microsporus
 Thelebolus nanus
 Thelebolus polysporus
 Thelebolus stercoreus
 Thelephora anthocephala – chropiatka kwiatowata
 Thelephora caryophyllea – chropiatka lejkowata
 Thelephora palmata – chropiatka cuchnąca
 Thelephora penicillata – chropiatka pędzelkowata
 Thelephora terrestris – chropiatka pospolita
 Thelephora wakefieldiae – kutnerka fioletowawa
 Thelocarpon lichenicola
 Thelonectria pinea – gruzełek sosnowy
 Therrya fuckelii
 Therrya pini
 Tolypocladium capitatum – tzw. maczużnik główkowaty
 Tolypocladium longisegmentatum
 Tolypocladium ophioglossoides – tzw. maczużnik nasięźrzałowy
 Tolypocladium rouxii
 Tomasellia gelatinosa
 Tomentella cinerascens – kutnerka szarawa
 Tomentella coerulea – kutnerka niebieskawa
 Tomentella crinalis – kutnerka włochatka
 Tomentella crustacea – tzw. chropiatka skorupiasta
 Tomentella ferruginea – kutnerka rdzawa
 Tomentella fuscella – kutnerka ciemna
 Tomentella fuscocinerea – kutnerka żółtoszara
 Tomentella fuscoferruginosa – kutnerka ciemnordzawa
 Tomentella lateritia – kutnerka czerwonawa
 Tomentella lilacinogrisea – kutnerka brązowoniebieska
 Tomentella punicea – kutnerka brązoworóżowa
 Tomentella stuposa – kutnerka podlaska
 Tomentella subtestacea – kutnerka gliniasta
 Trametes cinnabarina – gęstoporek cynobrowy
 Trametes gibbosa – wrośniak garbaty
 Trametes hirsuta – wrośniak szorstki
 Trametes ochracea – wrośniak strefowany
 Trametes pubescens – wrośniak miękkowłosy
 Trametes suaveolens – wrośniak anyżkowy
 Trametes trogii – tzw. włochatka jasna
 Trametes versicolor – wrośniak różnobarwny
 Trametopsis cervina – wrośniak płowy
 Trechispora araneosa – szorstkozarodniczka motylkowokryształkowa
 Trechispora byssinella – szorstkozarodniczka włóknista
 Trechispora candidissima – szorstkozarodniczka pałeczkowatokryształkowa
 Trechispora cohaerens – szorstkozarodniczka szerokozarodnikowa
 Trechispora farinacea – szorstkozarodniczka mączysta
 Trechispora fastidiosa – szorstkozarodniczka cuchnąca
 Trechispora hymenocystis – szorstkozarodniczka pęcherzykowata
 Trechispora incisa – szorstkozarodniczka widlastokryształkowa
 Trechispora laevis – szorstkozarodniczka gładka
 Trechispora minima – szorstkozarodniczka drobniutka
 Trechispora mollusca – szorstkozarodniczka dwupiramidalnokryształkowa
 Trechispora nivea – szorstkozarodniczka śnieżysta
 Trechispora stellulata – szorstkozarodniczka gwiazdkowatokryształkowa
 Trechispora stevensonii – szorstkozarodniczka rombowokryształkowa
 Trechispora verruculosa – szorstkozarodniczka brodawkowana
 Tremella aurantia – trzęsak pomarańczowy
 Tremella cladoniae – trzęsak chrobotkowy
 Tremella encephala – trzęsak mózgowaty
 Tremella exigua – trzęsak czarnozielony
 Tremella globispora – trzęsak kulistozarodnikowy
 Tremella hypogymniae – trzęsak pustułkowy
 Tremella indecorata – trzęsak szpetny
 Tremella lichenicola – trzęsak grzybikowy
 Tremella mesenterica – trzęsak pomarańczowożółty
 Tremella moriformis – trzęsak morwowaty
 Tremella phaeophysciae
 Tremella ramalinae
 Tremella virescens? – trzęsak zieleniejący
 Trichaptum abietinum – niszczyk iglastodrzewny
 Trichaptum biforme – niszczyk liściastodrzewny
 Trichaptum fuscoviolaceum – niszczyk ząbkowaty
 Tricharina gilva
 Tricharina praecox
 Trichobelonium kneiffii
 Trichobolus pilosus
 Trichobolus sphaerosporus
 Trichobolus zukalii
 Trichoderma alutaceum
 Trichoderma citrinum
 Trichoderma viride – tzw. drobnokropka czerwonawa
 Trichoglossum hirsutum – włosojęzyk szorstki
 Trichoglossum walteri
 Tricholoma acerbum – gąska karbowana
 Tricholoma aestuans – gąska piekąca
 Tricholoma albobrunneum – gąska białobrązowa
 Tricholoma album – gąska biaława
 Tricholoma apium – gąska selerowa
 Tricholoma atrosquamosum – gąska czarnołuskowa
 Tricholoma aurantium – gąska pomarańczowa
 Tricholoma batschii – gąska czerwonobrązowa
 Tricholoma bresadolanum – gąska myszata
 Tricholoma bufonium – gąska winnobrązowa
 Tricholoma cingulatum – gąska wierzbowa
 Tricholoma colossus – gąska wielka
 Tricholoma columbetta – gąska gołębia
 Tricholoma equestre – gąska zielonka
 Tricholoma evenosum? – ciemnobiałka piaskolubna
 Tricholoma focale – gąska ognista
 Tricholoma fucatum? – gąska cętkowana
 Tricholoma fulvum – gąska żółtobrunatna
 Tricholoma gausapatum – gąska szarobrązowa
 Tricholoma hordum? – gąska fioletowoczarna
 Tricholoma imbricatum – gąska dachówkowata
 Tricholoma inamoenum – gąska nieprzyjemna
 Tricholoma josserandii? – gąska białosrebrzysta
 Tricholoma lascivum – gąska śmierdząca
 Tricholoma luridum – gąska szerokoblaszkowa
 Tricholoma maluvium? – gąska oliwkowozielona
 Tricholoma matsutake – gąska sosnowa
 Tricholoma orirubens – gąska czerwieniejąca
 Tricholoma orlosii? – gąska białowieska
 Tricholoma pardinum? – gąska tygrysia
 Tricholoma pessundatum – gąska kroplistobrzega
 Tricholoma populinum – gąska topolowa
 Tricholoma portentosum – gąska niekształtna
 Tricholoma psammopus – gąska modrzewiowa
 Tricholoma ramentaceum? – gąska obuta
 Tricholoma robustum – gąska okazała
 Tricholoma saponaceum – gąska mydlana
 Tricholoma scalpturatum – gąska żółknąca
 Tricholoma sciodes – gąska ostra
 Tricholoma sejunctum – gąska zielonożółta
 Tricholoma spermaticum? – gąska spermowa
 Tricholoma stans – gąska gorzkawa
 Tricholoma stiparophyllum – gąska jasna
 Tricholoma sudum – gąska korzeniasta
 Tricholoma sulphureum – gąska siarkowa
 Tricholoma terreum – gąska ziemistoblaszkowa
 Tricholoma tumidum? – gąska nabrzmiała
 Tricholoma ustale – gąska bukowa
 Tricholoma vaccinum – gąska krowia
 Tricholoma virgatum – gąska pieprzna
 Tricholomella constricta – tzw. gęśnica biaława
 Tricholomopsis decora – rycerzyk oliwkowożółty
 Tricholomopsis ornata – rycerzyk czerwonołuskowy
 Tricholomopsis rutilans – rycerzyk czerwonozłoty
 Trichopeziza commixta
 Trichopeziza episphaeria?
 Trichopeziza involuta?
 Trichopezizella barbata
 Trichophaea abundans
 Trichophaea amphidoxa
 Trichophaea dolosa
 Trichophaea gregaria
 Trichophaea woolhopeia
 Trichophaeopsis bicuspis
 Trochila craterium
 Tryblidiopsis pinastri
 Tubaria confragosa – trąbka opierścieniona
 Tubaria conspersa – trąbka kłaczkowata
 Tubaria dispersa – trąbka żółtoblaszkowa
 Tubaria ferruginea – płomienniczek czerwonobrązowy
 Tubaria furfuracea – trąbka otrębiasta
 Tubaria minutalis – trąbka drobniutka
 Tubaria pallidispora – trąbka bladozarodnikowa
 Tubaria pellucida? – trąbka zimowa
 Tubaria romagnesiana – trąbka francuska
 Tuber aestivum? – trufla letnia
 Tuber borchii – trufla Borcha
 Tuber dryophilum – trufla dębowa
 Tuber maculatum – trufla plamista
 Tuber mesentericum? – trufla wgłębiona
 Tuber nitidum – trufla lśniąca
 Tuber puberulum – trufla omszona
 Tuber rapaeodorum – trufla rzepiasta
 Tuber rufum – trufla ruda
 Tubulicrinis accedens – rozwiernik sosnolubny
 Tubulicrinis angustus – rozwiernik cieniutki
 Tubulicrinis borealis – rozwiernik północny
 Tubulicrinis glebulosus – rozwiernik wysmukłorozwierkowy
 Tubulicrinis medius – rozwiernik białawy
 Tubulicrinis subulatus – rozwiernik ostrorozwierkowy
 Tulasnella albida – śluzowoszczka biaława
 Tulasnella allantospora – śluzowoszczka serdalkowatozarodnikowa
 Tulasnella calospora – śluzowoszczka łódkowatozarodnikowa
 Tulasnella deliquescens – śluzowoszczka długozarodnikowa
 Tulasnella eichleriana – śluzowoszczka podlaska
 Tulasnella fuscoviolacea – śluzowoszczka szaroróżowa
 Tulasnella pallida – śluzowoszczka międzyrzecka
 Tulasnella pinicola – śluzowoszczka polska
 Tulasnella pruinosa – śluzowoszczka oprószona
 Tulasnella saveloides – śluzowoszczka kiełbaskowatozarodnikowa
 Tulasnella thelephorea – śluzowoszczka grzybolubna
 Tulasnella violea – śluzowoszczka fioletowa
 Tulosesus angulatus – tzw. czernidłak kanciastozarodnikowy
 Tulosesus bisporus – tzw. czernidłak dwuzarodnikowy
 Tulosesus callinus
 Tulosesus congregatus – tzw. czernidłak kępkowy
 Tulosesus ephemerus – tzw. czernidłak jednodniowy
 Tulosesus heterosetulosus
 Tulosesus hiascens – tzw. czernidłak twardotrzonowy
 Tulosesus impatiens – tzw. czernidłak szaroblaszkowy
 Tulosesus marculentus
 Tulosesus pellucidus
 Tulosesus plagioporus
 Tulosesus sclerocystidiosus
 Tulosesus subimpatiens – tzw. czernidłak cynamonowobrązowy
 Tulosesus subpurpureus
 Tulostoma brumale – berłóweczka zimowa
 Tulostoma fimbriatum – berłóweczka frędzelkowana
 Tulostoma kotlabae – berłóweczka czeska
 Tulostoma melanocyclum – berłóweczka rudawa
 Tulostoma squamosum – berłóweczka łuskowata
 Tylopilus felleus – goryczak żółciowy
 Tylospora asterophora – pajęcznica gwiaździstozarodnikowa
 Tylospora fibrillosa – pajęcznica włóknista
 Tympanis alnea
 Tympanis conspersa
 Tympanis prunastri
 Typhrasa gossypina – kruchaweczka jedwabistotrzonowa
 Typhula abietina – pałecznica iglakolubna
 Typhula crassipes – pałecznica koralowata
 Typhula culmigena – pałecznica trójkątno-sercowato-zarodnikowa
 Typhula erythropus – pałecznica czerwonawa
 Typhula fistulosa – pałecznica rurkowata
 Typhula incarnata – pałecznica trawowa 
 Typhula ishikariensis – pałecznica trawolubna
 Typhula juncea – tzw. buławka sitowata
 Typhula micans – pałecznica fioletowawa
 Typhula pusilla – pałecznica maleńka
 Typhula quisquiliaris – pałecznica orlicowa
 Typhula sclerotioides – pałecznica sklerotowa
 Typhula setipes – pałecznica szczecinkowotrzonowa
 Typhula subvariabilis – pałecznica nalistna
 Typhula todei – pałecznica paprociowa
 Typhula uncialis – pałecznica łodygowoogonkowa
 Typhula variabilis – pałecznica zmienna
 Tyromyces chioneus – białak śnieżysty
 Tyromyces kmetii – białak jasnopomarańczowy
 Tyromyces odorus – szkieletnica wonna

U 
 Unguicularia unguiculata
 Urceolella papillaris
 Urceolella piceae?
 Urceolella rufula
 Urnula craterium

V 
 Vagnia cirriformis
 Vararia gallica
 Vararia investiens – widłoszczetka sprzążkowa
 Vararia ochroleuca
 Veluticeps abietina – skórowiec fioletowawy
 Veluticeps ambigua – skórowiec żółtobrązowy
 Verpa bohemica – naparstniczka czeska
 Verpa conica – naparstniczka stożkowata
 Verpa fulvocincta?
 Vexillomyces atrovirens – tzw. patyczka czarnozielona
 Vibrissea filisporia
 Vibrissea guernisaci
 Vibrissea leptospora
 Vibrissea truncorum – włosóweczka nadrzewna
 Vibrissea vibrisseoides
 Vitreoporus dichrous – klejoporek dwubarwny
 Volvariella bombycina – pochwiak jedwabnikowy
 Volvariella caesiotincta
 Volvariella hypopithys – pochwiak drobny
 Volvariella media – pochwiak średni
 Volvariella murinella – pochwiak myszaty
 Volvariella pusilla – pochwiak karłowaty
 Volvariella surrecta – pochwiak grzybolubny
 Volvariella taylori – pochwiak brązowopochwowy
 Volvariella volvacea – pochwiak wielkopochwowy
 Volvopluteus gloiocephalus – tzw. pochwiak okazały
 Vouauxiella lichenicola
 Vuilleminia comedens – powleczka podkorowa
 Vuilleminia macrospora – powleczka biaława

W 
 Waitea circinata – sklerotnica kukurydziana
 Wawelia regia
 Woldmaria filicina – drobnomiska pióropusznikowa
 Wynnella silvicola – uchownica kasztanowata

X 
 Xanthoporia radiata – tzw. błyskoporek promienisty
 Xanthoriicola physciae
 Xenasmatella alnicola – szorstkozarodniczka wielkopodstawkowa
 Xenasmatella gaspesica – żylaczka wrzecionowatozarodnikowa
 Xenasmatella subflavidogrisea – tzw. żylaczka drobnozarodnikowa
 Xenasmatella vaga – tzw. żylaczka żółtobrązowa
 Xenasma tulasnelloideum – tzw. żylaczka śluzowoszczkowata
 Xerocomellus chrysenteron – suchogrzybek złotopory
 Xerocomellus porosporus – suchogrzybek obciętozarodnikowy
 Xerocomellus pruinatus – suchogrzybek oprószony
 Xeromphalina brunneola – pępowniczka brunatna
 Xeromphalina campanella – pępowniczka dzwonkowata
 Xeromphalina cauticinalis – pępowniczka żółtawa
 Xeromphalina cornui – pępowniczka torfowcowa
 Xerula pudens – pieniążkówka dębowa
 Xylaria carpophila – próchnilec owocolubny
 Xylaria corniformis
 Xylaria digitata
 Xylaria filiformis – próchnilec nitkowaty
 Xylaria hypoxylon – próchnilec gałęzisty
 Xylaria longipes – próchnilec długotrzonkowy
 Xylaria oxyacanthae – próchnilec głogowy
 Xylaria polymorpha – próchnilec maczugowaty
 Xylobolus frustulatus – drewnowiec popękany
 Xylodon asper – strzępkoząb szorstki
 Xylodon brevisetus – strzępkoząb krótkoszczeciniasty
 Xylodon flaviporus – drewniczka drobnopora
 Xylodon nesporii – strzępkoząb krótkokolczasty
 Xylodon radula – nakorownik radełkowaty
 Xylodon raduloides – strzępkoząb drobnopory
 Xylodon rimosissimus – strzępkoząb gruzełkowatokolczasty

Z 
 Zhuliangomyces illinitus – muchomornica śluzowata
 Zukalina neglecta?
 Zwackhiomyces dispersus
 Zwackhiomyces lecanorae
 Zwackhiomyces peltigerae
 Zwackhiomyces sphinctrinoides

Przypisy 

 
Listy związane z mykologią